La Coupe de Belgique 1954-1955 est la septième édition de la Coupe de Belgique. Le trophée est remporté pour la première fois par le Royal Antwerp Football Club, qui dispose en finale du Waterschei THOR, tombeur en quarts de finale du tenant du titre, le Standard de Liège.

Comme lors de l'édition précédente, plusieurs clubs de Division 1 sont rapidement éliminés. La moitié seulement atteindra les huitièmes de finale et on retrouve Mol Sport, un club de Promotion, en demi-finales!

Tours préliminaires 
Quatre tours préliminaires sont organisés pour désigner 64 équipes issues des séries provinciales et de la Promotion qui rejoignent les 64 équipes évoluant dans les trois plus hautes divisions nationales. Les trois premiers tours ne concernent que les équipes de provinciales, les clubs de Promotion entrant dans la compétition au quatrième tour. Sur les 64 qualifiés, 32 sont issus de Promotion et 32 de provinciales.

Cinquième tour (64 de finale) 
Le tirage au sort de ce  est effectué le lundi  à 18h30, dans les locaux de l'URBSFA, à Bruxelles. C'est un des journalistes présents qui est invité à procéder au tirage.

La réglementation appliqué au  reste en vigueur pour départager les éventuelles égalités :
 une première prolongation de 2x15' ;
 une deuxième prolongation de 2x7'30" ;
 le plus grand nombre de corners obtenus ;
 bottés de penalties (par série de cinq) par cinq tireurs différents par équipe (les 5 mêmes recommencent le cas échéant).

Participants 
Les 64 équipes évoluant dans les trois plus hautes divisions nationales, à savoir le 16 clubs de Division 1, les 16 clubs de Division 2 et les 32 clubs (2 séries de 16) de Division 3 entrent dans la compétition lors de ce tour. Ces 64 formations rejoignent les 64 rescapés des quatre tours préliminaires. 

 Il s'agit d'un tirage intégral, aucune équipe n'est protégée (aucune tête de série).
 L'heure de coup d'envoi est fixée à 14h00, afin de disposer d'assez de clarté en cas de double prolongation, sans oublier d'éventuels « penalties ».
 Rencontre internationale : ce même , à 15h00 au Bosuil de Deurne, se déroule une rencontre amicale entre la Belgique et les Pays-Bas (victoire belge « 4-3 » lors d'un match de qualité très moyenne si n'est le nombre de buts). Par ce fait, onze des seize clubs de Division 1 ne disposent de certains joueurs repris avec les « Diables rouges ».

Résultats « Division 1 » contre « Division 1 » 
6 équipes concernées.
 3 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Victorieux sur le terrain, l'Olympic de Charleroi est décrété battu par forfait en  par le « Commission de la Coupe de Belgique ». C'est une des conséquences de « l'Affaire Leghait » (voir plus loin). sportivement cela ne change rien. Administrativement, cela implique que ce son les « Unionistes » qui ont doit aux 60% de la recette de leur match. Par ailleurs, l'Olympic doit payer en amende la moitié des 40% qui lui reviennent.

Sans Dresen, son gardien de but titulaire et sans son métronome défensif, le « Diable rouge » Van Brandt, les Lierrois ne tiennent pas la distance face aux finalistes de l’édition 53-54, bien emmenés par Cornelis et Van Winghe.

Chacune des formations a un représentant en sélection au Bosuil, en qualité de réserviste. Pour les Dogues, il s’agit du médian Jo Backaert, alors que pour les Unionistes, c’est le défenseur Rik Diricx. Bien qu'alignant quelques jeunes joueurs, les Carolos se montrent nettement supérieurs à des Bruxellois constamment pris de vitesse, après une entame de match équilibrée.

Ce derby n’atteint jamais les sommets en raison du nombre d’absences des deux côtés. Chez les « Sang & Marine », Carré et Moës sont avec les « Diables rouges », tout comme les Standardmen Houf et Givard. Ne sont pas présents non plus, le local Anoul et le « Rouche » Piters.

Dans une partie trop médiocre, on a cependant une belle révélation avec le jeune visiteur Paeschen (17 ans). Le tenant du trophée se qualifie méritoirement mais sans vraiment briller.

Résultats « Division 1 » contre « Division 2 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre jouée le dimanche  à 14h00.

L'équipe locale s'aligne sans Coninckx, un de ses meilleurs défenseurs et sans Quoilin, son joueur le plus créatif, mais peut compter sur le retour de son attaquant Massart. Celui-ci ouvre le score mais le Trudonnaires réagissent. Grâce à un jeu appliqué et soigné, les visiteurs égalise méritoirement.

Après le repos, les « Métallos » appuient sur l'accélérateur et reprennent les devants au tableau marquoir. Sans doute pensent-ils que le plus dur est (de nouveau) fait, car ils relâchent leur pression. N'ayant pas fait le court déplacement pour se promener, les visiteurs se révoltent. Leur football est peu académique mais efficace car le score passe à « 2-3 » à un quart d'heure du terme. Cinq minutes plus tard, Massart ramène la parité. 

Comme plus rien ne change, il est nécessaire de jouer une prolongation. Les deux fois quinze minutes sont physiquement éprouvantes car disputées avec beaucoup d'acharnement sous une pluie permanente. Une solide « drache » qui ne brise pas l'envie des deux équipes. Les « Canaris » résistent joliment durant la première mi-temps puis subissent davantage après le changement de côté. La partie devient épique mais le score reste figé. 

On doit avoir recours à une deuxième prolongation de sept minute trente. Après 122 minutes, Massart offre le  de la partie à Versali. Mais alors que Bilboa blessé doit laisser ses équipiers tilleuriens à dix, Appeltants ramène une nouvelle égalité. Au troisième changement de côté de la rencontre, l'arbitre laisse deux  minutes de repos à des joueurs exténués. Finalement les « Bleus et Blancs » parviennent à chercher au fond de leurs tripes la dernière once d'énergie pour creuser l'écart décisif.

Résultats « Division 1 » contre « Division 3 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Pour la rencontre « T5-06 », l'ordre du tirage au sort a été inversé à la demande de Schaerbeek...

Jouée sous des averses permanentes, cette partie débute de façon équilibrée. Mais elle tourne assez rapidement au net avantage des visiteurs quand les locaux se retrouvent à dix. Perdant Bruchgraeve,  un de leurs intérieurs touché à une jambe, les Termondois n’ont alors que leur courage à opposer à un « Great Old » qui déroule malgré l’absence de son « Diable rouge » Vic Mees. Le portier De Coster évite une correction au « Mauves et Bleus ».

Espérant une meilleure recette, Schaerbeek demande d’inverser l’ordre du tirage au sort initial. Le « redoutable Anderlecht » est une nouvelle fois puni pour avoir affiché ce qui ressemble à de l’arrogance. Dominateurs en Division 1, les « Mauves et Blancs » n’ont pas retenu les leçons du camouflet de la saison précédente, qui les a vu se faire éliminer sans gloire, en déplacement, chez le modeste Terhagen (Promotion). Dans son stade Versé, le champion national aligne ses Réserves et sort tête basse de l’épreuve.

Les locaux ouvrent le score, avec le jeune et très remarqué, Lippens (20 ans et 16 jours) qui cadre une belle reprise de la tête. Les « Ânes » ont la réussite d’égaliser rapidement et de tenir les échanges en équilibre jusqu’au repos. Après la pause, les « Sportingmen » reprennent les commandes quand un bon service de Lippens met Dewael en position idéale (2-1). Mais une fois encore, les « Verts et Blancs » réagissent promptement et la parité est rétablie au tableau marquoir en l’espace de cinq minutes. Dans le quart d’heure qui suit, les jeunes réservistes anderlechtois perdent pied contre des joueurs plus matures physiquement et tactiquement. Schaerbeek file à « 2-4 » en huit minutes. Les tentatives locales de réaction restent stériles car maladroites et sans inspiration. Au contraire, Schaerbeek enfonce le clou à vingt minutes du terme.

Résultats « Division 1 » contre « Promotion » 
8 équipes concernées.
 4 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

Le « Club Malinois » se qualifie logiquement mais sans avoir dominer outrageusement. Avec Eugène Wijns et Torke Lemberechts repris avec les sélections nationales, le club local peine à se détacher et ne trouve l’ouverture qu’en fin de première période. À la reprise après le repos, les « Sang & Or » creusent l’écart mais toujours sans réellement impressionner. Les Flandriens ne renoncent pas et relancent un peu le suspense en réduisant la marque.

L’arbitre est contraint de renvoyer les deux équipes aux vestiaires en raison d’une averse de très forte intensité. Quand le jeu reprend, les Malinois mettent fin à toute incertitude en inscrivant un troisième but.

Ample domination des « Racingmen » contre des pensionnaire de « Promotion» courageux mais trop courts. Toutefois, les joueurs au maillot rayé accumulent les imprécisions et autres ratés, si bien que l’on pense atteindre la pose sur un score vierge. C’est à ce moment que les locaux sont font enfin précis. Jan Petersborg signe un doublé en l’espace de soixante secondes. Au retour des vestiaires, la domination des joueurs de « Division 1 » se poursuit et il ne faut pas plus de dix minutes pour que l’écart soit multiplié par deux: « 4-0 ».

Comme en d’autres endroits du Royaume, une averse très violente contraint d’arrêter la rencontre alors qu’il reste une grosse vingtaine de minutes à jouer. Entre sept et huit minutes plus tard, le jeu reprend mais sans bouleversement notable. Une rapide remontée offensive permet au Racing d’ajouter un nouveau but puis ceux que l’on ne surnomme pas encore les « Wieze Mannen » sauvent l’honneur à la suite d'un coup de coin.

Les « Zèbres » ne livrent pas une grande partie, semblant prendre leurs adversaires de haut. Ceux-ci ne dérogent pas à une défense stricte qui annihile toutes les médiocres offensives locales. En contre, les banlieusards anversois sont proches d’ouvrir le score. Un tir puissant de Van den Dooren percute la barre transversale alors que le gardien Desutter doit parer des envois cadrés par Verbors. Peu avant la mi-temps atteinte sur le score de « 0-0 », Charleroi se retrouve à dix quand un des « Halves », Kinderman, encourt une blessure musculaire. 

Au retour des vestiaires, après le repos, Kindermans revient sur la pelouse mais va se placer sur une aile. Un choix induit par sa blessure mais qui s’avère décisif car le garçon ouvre la marque à la suite d'un long service de Mion. Merksem reste bien campé sus ses bases en subissant le jeu et s’en sort la tête haute en ne concédant que deux autres buts.

Les Ouest-flandriens prennent le premier quart d’heure de jeu à leur compte et ouvre la marque au terme d’une phase confuse. L’équipe locale équilibre les échanges et plus rien n’est inscrit jusqu’à la mi-temps.

Quand les deux formations reviennent après le repos, les promus en « Division 1 » font enfin honneur à leur rang et dominent amplement. Cinq minutes sont nécessaires pour trouver le chemin de l’égalisation ensuite les buts s’enchainent.

Résultats « Division 1 » contre « Provinciale 1 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre jouée le dimanche  à 14h00.

Le score final parle de lui-même. Avec l’avantage du vent, les Limbourgeois se battent avec courage et parviennent à limiter la marche du score à 2-1 à la mi-temps. Après la pause, les quatre divisions d’écart se voient nettement.

Résultats « Division 1 » contre « Provinciale 2 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

   

Petit galop d’entraînement pour les Buffalos contre un rival bien inférieur mais qui ne ferme jamais le jeu et s’offre le plaisir d’ouvrir le score. Un but rapide qui éveille les locaux et leur ouvre l’appétit offensif.

Qualification logique et relativement facile des « Kielratten » contre un rival occasionnel qui courageusement limite les dégâts causés par les cinq niveaux d’écart.

Résultats « Division 2 » contre « Division 2 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

Les Waeslandiens décrochent aisément leur place au tour suivant contre des Limbourgeois bien trop discrets en première période. Après une première séries d’attaques locales, les visiteurs tente d’équilibrer le débat mais survient l’ouverture du score, sous la forme d’un coup de réparation transformé. C’est une faute de main de Devos qui est à l’origine de ce penalty. Mis en confiance, St-Nicolas augmente sa pression offensive et double son avantage peu avant la demi-heure de jeu.

Les « Mineurs » entrent enfin dans la rencontre après le repos, mais le marquoir indique déjà « 3-0 ». La poussée des « Beren » dure tout au plus une vingtaine de minutes et ne modifie rien.

Le stade proche du littoral est battu par un vent tempétueux durant toute la partie. Comme en plus la surface de jeu est détrempée par de fortes averses, la qualité des échanges est très faible malgré la bonne volonté des deux formations. Les « Côtiers » ouvrent le score assez rapidement, mais les visiteurs s’entreprennent et vont chercher une égalisation logique. Cette situation perdure jusqu’au repos.

Au retour sur la pelouse après la pause, les « Béliers » prennent clairement l’initiative et marque rapidement. Contraints de sortir l’équipe locale ne parvient pas menacer le domaine adversaire. Quand Nelissen signe un doublé la cause est entendue.

Résultats « Division 2 » contre « Division 3 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Logique hiérarchique respectée.

Pas de soucis majeurs pour les Flandriens, contre une formation locale loin d’être au complet. Les offensives des Brabançons sont trop trop timides pour gêner les défenseurs visiteurs. Courtrai ne doute pas même quand une frappe de loin permet à Hommers de réduire l’écart.

Ce derby bruxellois est d’un niveau assez moyen par rapport à ce quel l’on est en droit d’attendre. Les conditions météorologiques, faites de vent fort et d’averses abondantes, ne facilitent pas les échanges que du contraire. Peu après le coup d’envoi, le gardien local De Bie sort promptement dans les pieds d’Houben et maintient le score vierge. Trois minutes après l’ouverture du score, les locaux laissent filer une possibilité d’égaliser, quand Doye ne cadre pas une belle occasion. Ayant commencé avec les bourrasques dans le dos et affichant une plus grande application en zone de conclusion, les « Pierrots » ucclois rentrent aux vestiaires avec un avantage logique (1-2). Rosier a réduit l’écart cinq minutes avant la pause à la suite d'un beau centre-tir. 

Scénario pratiquement inverse au retour sur la pelouse. Avec l’appui du vent les « Verts & Blancs » accroissent la pression sur la défense visiteuse. Ayant déjà touché le cadre, par Doye, juste avant la mi-temps, les Forestois s’ouvrent des possibilités nettes. À la , il faut une intervention de Voets, à même la ligne de but, pour suppléer son gardien Struelens. Trois minutes plus tard, l’arbitre international Alsteen, qui a dirigé la finale 53-54, est obligé d’interrompre la partie car des trombes d’eau s’abattent sur le stade communal de l’avenue du Globe. Quand le jeu reprend après le court arrêt inattendu, le match tourne au spectaculaire. Le dernier rempart d’Uccle est brillant sur un essai cadré par Sarot. Six minute avant la fin des 90 minutes réglementaires, Troch réceptionne un centre de Rosier et égalise. Les spectateurs n’ont pas le temps d’envisager une prolongation. Dans les soixante secondes, De Boedt rend les commandes à son équipe, en étant au rebond d’un cuir relâché par le gardien De Bie, à la suite d'un centre de Tordeur. Les derniers rushes forestois butent sur une bloc défensif irréprochable.

Résultats « Division 2 » contre « Promotion » 
12 équipes concernées.
 6 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Mouscron crée la sensation.

Le « Club Brugeois » livre une prestation moyenne lors de cette partie pendant laquelle l’écart de deux divisions ne saute pas aux yeux. Les secteurs défensifs respectifs prennent largement le-dessus sur des lignes offensives peu inspirées. On pense à une prolongation quand les « Bleus et Noirs » forcent la qualification à leur profit.

Curiosité du tirage au sort que ce derby boomois quand on sait que l’équipe jouant à domicile a été créée, vingt ans plus tôt, afin de permettre plus de temps de jeu à ceux de la localité ne jouant que peu ou pas du tout chez les visiteurs.

Les pensionnaires de « Division 2 » devancent logiquement ceux de « Promotion » au terme d’une partie disputée dans des conditions très difficiles, notamment quant à l’été de la pelouse et les pluies abondantes. Une interruption est même rendue obligatoire par l’importance d’une des averses. Menant au repos, le « FC » reprend avec l’appui du vent, domine mais ne force pas son talent. De son côté, le « Rupel » a le mérite de sauver l’honneur à l’entrée de la dernière demi-heure.

Les deux divisions d’écart ne sont que théoriques au vu du déroulement de la partie. Les visiteurs ne se contentent pas de défendre alors que l’équipe locale connaît clairement un « off day ». Alors que ses attaquants ne sont absolument dans le coup, le Skill concède trop d’occasions aux Flandriens. Et oui, à cette époque Mouscron est administrativement partie intégrante de la Province de Flandre occidentale. Peu après la demi-heure, le « Stade » convertit une de ses offensives, quand Vandenhalle profite d’un long dégagement de son gardien Janssens. Le « SRU » est enfin entré dans la partie, mais il n’est jamais en mesure de prétendre égaliser. Vandenhalle s’offre un doublé en fin de partie et confirme la qualification logique et méritée des siens.

Les « Oursons » andennais offrent une excellent réplique aux résidents de « Division 2 ». La première demi-heure de jeu est nettement à l’avantage des visiteurs alors que les « Étoilés » bruxellois, mis sous pression, dégagent au petit bonheur la chance. Curieusement, alors qu’ils sont les meilleurs sur le terrain, les Mosans changent d’évolution et au jeu cohérent propose des évolutions en dribblings. Et là, la classe et le talent sont nettement à l’avantage des locaux. On atteint toutefois le repos sur un score de parité.

Après le repos, alors que les averses s’intensifient, le White Star propose de meilleures échanges et surtout démontre sa supériorité technique. Les Namurois ne s’en laissent pas compter et adaptent leur jeu en compensant avec beaucoup d’engagement mais sans brutalité. On reste à égalité jusqu’après l’heure de jeu. Dépassés techniquement et surtout fatigués par les efforts consentis, les joueurs du  souffrent durant le dernier quart d’heure. Á l’entrée de celui-ci, Andenne s’offre une belle occasion que Guillaume ne convertit pas. Sur le contre qui suit, Braeckman lance Dimanche qui file fixer les chiffres.

Mis en confiance par un but rapide, les « Daringmen » ne sont jamais en danger et s'octroient un succès aisé. Le score final n'est pas forcé car avec un peu plus de réalisme et ou d'adresse, de la part des Bruxellois, il aurait été plus lourd.

Fausse illusion avec l’ouverture du score par les Liégeois sur leur première possession de balle. Les Flandriens qui découvrent la « Division 2 » cette saison ne paniquent pas. Plus forts tactiquement et techniquement, ils se détachent avec deux buts d’avance au repos. Notons que comme en bien d’autres endroits, en raison d’une averse de très forte intensité, le jeu est interrompu pendant un petit peu plus de cinq minutes. Le seconde période confirme le déroulement de la première, avec une nette domination locale.

Résultats « Division 2 » contre « Provinciale 1 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Une surprise appelée Lebbeke...

Le Lyra domine d’emblée cette partie bien qu’il la débute « contre le vent ».  Les provinciaux hennuyers résistent courageusement et rien n’est marqué durant les vingt premières minutes. Même après l’ouverture du score par Swans, les Lierrois ne parviennent pas à creuser l'écart. En définitive, il faut deux buts en l’espace d’une minute juste avant la pause pour que toute incertitude disparaisse. Les Anversois déroulent durant la seconde période. L’équipe locale parvient, selon la formule consacrée, à sauver l’honneur à dix minutes de la fin.

LA surprise que cette qualification du modeste cercle flandrien du SK Lebbekke, qui, c’est à noter, n’a encore jamais connu les séries nationales à cette époque. Il n’y arrive pour la première fois que quatre ans plus tard. Pendant cette rencontre, le Racing de Gand montre qu’il possède la meilleure équipe, dotée d’une technique supérieure à son rival du jour. Mais il ne parvient pas à se détacher de manière décisive. Rentrant aux vestiaires avec un avantage de deux deux buts, les « Rats » laissent les joueurs provinciaux revenir dans la course à l’heure de jeu. Et à dix minutes de la fin, les locaux rétablissent l’égalité au tableau marquoir. La morale de l’histoire est que le plus petit des deux clubs est celui doté de la meilleure endurance. Lebbeke prend l’avantage juste avant la mi-temps de la prolongation et, durant le quart d’heure restant, empêche les Gantois d’esquisser la moindre réaction !

Le R. RC de Gand dispute cette saison-là sa  saison en « Division 2». Seizième et dernier, le club porteur du matricule n°11 ne remonte plus au  de la hiérarchie nationale, au moins jusqu’en 2022.

Résultats « Division 2 » contre « Provinciale 2 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre jouée le dimanche  à 14h00.
 Belle résistances des Germanophones.

Résultats « Division 3 » contre « Division 3 » 
8 équipes concernées.
 4 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Trois succès à domicile pour un seul en déplacement.

    

Le « Stade » se présente avec une disposition différente. Habituellement positionné défensivement, Jules Kempeneers évolue comme centre-avant. Un choix payant car la paire qu’il forme avec Thierrie fait la différence dans une attaque tonique. Les deux joueurs se partagent les buts, à chaque fois l’un étant passeur pour l'autre. La rencontre ne semble guère intéresser des « Patronnés » pourtant très en vue en en championnat. Seuls les défenseurs mauves et blancs jouent au niveau et empêchent leur équipe de prendre une belle correction.

Pour cette manche de coupe, la formation liégeoise choisit d’aligner quelques jeunes joueurs et de laisser au repos des titulaires en championnat. Les « Ratons » ne se débrouillent pas mal du tout mais doivent laisser l’initiative du jeu aux visiteurs et concéder un retard d’un but au repos. 

Après la pause, les « Rouges et Bleus » se montrent à leur avantage et reviennent méritoirement à la hauteur de leurs adversaires. Mais manquant d’expérience, les locaux se reposent sur leurs lauriers après cette belle période de match. Ils se font ainsi logiquement devancer par des Flandriens plus chevronnés.

L’équipe locale commence avec le vent défavorable mais domine les échanges pendant une grosse dizaine de minutes. Ensuite, les visiteurs scorent sur leur première réaction digne de ce nom. Cela a le don de perturber les évolutions des « Bleus et Blancs » qui doivent laisser la main à leurs rivaux. On connaît un nouveau basculement des forces à la demi-heure de jeu après l’égalisation par Aelbrecht.

Après le repos, avec l’avantage du vent, Turnhout y va franco mais ce derby campinois reste indécis car les « Rouges et Blancs » placent plusieurs contre-attaques dangereuses. La qualification se joue dans les dix dernière minutes. Les locaux passent en tête et finissent par creuser l’écart définitif quand les visiteurs mettent  tout devant.

La partie est jouée dans des conditions très délicates en raison de la météo sur une surface à la limite de la praticabilité. Le score vierge au repos reflète bien les difficultés rencontrées par les deux équipes. Finalement les locaux, parviennent à apprivoiser les circonstances particulières alors que les « Côtiers » se désunissent totalement durant les vingt dernières minutes. Qualification méritée, mais toutefois sur un écart excessif.

Résultats « Division 3 » contre « Promotion » 
18 équipes concernées.
 9 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Cinq cercles de « Division 3 » sorties par des clubs évoluant une division plus bas.

 

L’équipe locale ne peut s’aligner au complet mais l’absence de titulaires ne se ressent pas. Les Flandriens font bien plus que faire douter leurs rivaux du jour, lesquels évoluent pourtant une division plus haut. Le « Racing » mène deux fois au score mais doit concéder autant d’égalisations. À noter qu’après le repos, la qualité du jeu pâtit sérieusement des pluies incessantes qui transforme la surface de jeu en champ de boue ! Ce n’est finalement que dans la deuxième mi-temps de la prolongation que le « Patria » émerge, à la suite d'une phase de coup de coin.

Les deux formations se livrent « à visière relevée » et attaquent à tout de rôle. Les Forwards locaux se montrent bien plus inspirés et plus précis que leur homologues adverses. Le score monte à « 3-0 » au repos. Après la pause, on comprend rapidement que la partie est décidée, d’autant que le Tubantia corse l’addition. La bonne volonté de Heist ne suffit pas, même si les joueurs de « Promotion » sauvent l’honneur en transformant un coup de réparation.

Il ne faut pas se laisser leurrer par le score final. Les demi-finalistes de l’édition 53-54 n’ont pas été à la fête contre une bonne formation anversoise de « Promotion ». Alors que l’équipe locale n’affiche pas beaucoup de conviction et se montre très maladroite à la conclusion, les visiteurs prennent confiance. Ils mènent méritoirement au score au repos, après avoir transformé un penalty. Le retour des vestiaires paraît confirmer les impressions de la première période. Les « Rouges et Noirs » restent tenus en échec par de valeureux Promotionnaires. Peu après l’heure de jeu, la rencontre bascule totalement. Seraing, notamment avec un doublé de Klarić, trouve ce qui lui a manqué jusqu’alors : le chemin des filets. Trois buts en espace de cinq minutes et un quatrième trois fois soixante secondes plus tard qualifient les « Métallos ».

La formation limbourgeoise monte sur la pelouse avec la détermination chevillée au corps. Se retrouvant rapidement mené, le groupe brabançon est surpris et bousculé toute la première période. En deuxième mi-temps, le « Voorwaarts » reprend la main et domine. Mais en dépit d’une égalisation logiquement obtenue, la réussite n’est pas dans le camp local. Impression inverse, pour «Esperanza » qui atteint les 1/ à la suite d'ne réalisation à l'entrée du dernier quart d'heure de jeu.

Pour ce derby du Centre-Borinage, comme pour bien d’autres matchs du , les effets d’Éole jouent aussi un rôle non négligeable. L’équipe locale débute avec les bourrasques dans le dos et s’en retrouve aidée pour dominer ses visiteurs. Ceux-ci se présentent sans deux titulaires habituels, dont le gardien de but. En l’espace de douze minutes, le « Sporting » empile trois buts. Les visiteurs ont le bon goût et le courage de ne pas s’effondrer. La réduction du score peu après la demi-heure maintient l’intérêt d’une partie plus équilibrée que ce que le tableau marquoir ne le laisse penser.

Après la pause, Boussu garde le contrôle un moment puis doit reculer sous les énergiques poussées des « Pierrots ». Ceux-ci reviennent à distance d’un but à 23 minutes de la fin. Hélas pour les « Centraux », ils n’arrachent pas l’égalisation que leurs efforts méritent.

Le score final est acquis au repos. L'équipe locale domine la première demi-heure et s'envole au tableau marquoir. Peu à leur affaire jusque là, les « Infants » marquent deux fois en l'espace de soixante secondes et relancent l'intérêt de cette partie. Conscients du danger les Liégeois reprennent leur domination au retour des vestiaires et ne relâchent pas la pression jusqu'au coup de sifflet final. Les visiteurs se sont pas en mesure de développer la moindre contre-attaque digne de ce nom.

Les visiteurs entament la rencontre avec l’avantage du vent mais ne parviennent pas à en profiter. Les « Spiroux » locaux sont bien en jambes et surtout sont plus efficaces à la conclusion. Un avantage de deux buts, à la pause, en faveur des Hennuyers, c’est excessif, mais ainsi peut être le football. En revenant sur la pelouse, les « Merles » justifient la division plus élevée dans laquelle ils évoluent en prenant l’initiative et en réduisant l’écart. Cependant, les locaux ne courbent pas l’échine que du contraire. Les « Rouges et Noirs » repartent vers l’avant et ajoutent deux buts qui mettent fin à toute incertitude. Tonneau s’offre une modeste consolation sous la forme d’un doublé qui fixe les chiffres finaux.

C’est une qualification largement méritée que décroche le vieux club bruxellois. Les « Verts et Blancs» dominent la plus grande part de cette rencontre mais ne peuvent s’octroyer qu’un seul but d’avance. Cette réalisation provient d’une frappe de Thys déviée par Desablens hors de portée de son gardien. Très médiocres, les « Rats » font le forcing durant le dernier quart d’heure de jeu et ont la réussite d’égaliser à trois minutes de la fin, quand Deneubourg exploite un service de Dedonder. Il faut attendre la deuxième mi-temps de la prolongation pour connaître le qualifié. Méritoirement, le matricule 42 s’impose grâce à un lob gagnant d’Heylen.

Résultats « Division 3 » contre « Provinciale 1 » 
18 équipes concernées.
 9 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

Les Pensionnaires de « Division 3 » s'alignent avec une composition remaniée et jouent mal, surtout offensivement parlant. Dans une rencontre qui connaît aussi une courte interruption en raison de l'intensité d'une averse, les locaux bénéficient de deux approximations du gardien adverse et en définitive d'un coup de réparation pour forcer la décision. Les « Provinciaux » de Geel sortent la tête haute en s'étant courageusement battus.

Sur une surface de jeu dans un état épouvantable, il est difficile d’assister à des évolutions très académiques. Promu en , Wartet résiste une bonne demi-heure à une formation brugeoise qui ne force pas son talent. Puis les « Verts et Noirs » empilent trois buts en l’espace de huit minutes. Après le repos, sur un bourbier infâme, les deux divisions d’écart deviennent criardes même si les Namurois sauvent l’honneur.

Grosse résistance et magnifique prestation des Limbourgeois qui empêchent les « Dragons » de s’exprimer. Le score reste nul et vierge en dépit de l’engagement des deux équipes. En début de prolongation, ceux que l’on surnomme « den Hawaï » trouvent deux fois l’ouverture en autant de minutes, et empochent une qualification méritée.

La différence de niveau est trop conséquente entre les deux formations hennuyères. Les « Loups » mènent la rencontre à leur guise contre des visiteurs courageux.

Qualification logique des Liégeois qui sont en permanence gênés par l’engagement des locaux sans oublier les dimensions plus étriquées du terrain. Les Gaumais fournissent une jolie prestation et ne sont jamais surclassés. Ce sont l’expérience et une science tactique plus affûtée qui sont les facteurs déterminants.

Les provinciaux flandriens offrent une jolie résistance à une formation alostoise qui évolue pourtant deux divisions plus haut. En première période, les visiteurs sont particulièrement embarrassés par la surface de jeu totalement détrempée qui les empêche de s’exprimer pleinement et le score reste paritaire. Après le repos, le métier et la supériorité technique des « Oignons » est plus marquée, avec une évolution logique du score.

Le club local justifie l’écart de deux divisions et domine l’essentiel de la partie. En première période, bien que jouant « contre le vent », Le « Cercle » s’octroie deux buts d’avance en l’espace de quatre minutes. À l’ouverture du score part Geurts, s’ajoute une autobut de Noyer qui a tenté de contrer Molenaers. Dans des conditions météo peu avenante, les locaux semble se suffire de leur double viatique. Mais les Flandriens occidentaux, s’ils sont dominés, ne renoncent pas et tentent quelques contres. Sur l’un d’eux, Van Halst se joue des défenseurs et réduit l’écart.  Ce but réveille les Limbourgeois qui reprennent leurs distances, puis salent l’addition en toute fin de match.

La lecture du résultat donne un avis biaisé du déroulement de la partie. Le « Club Renaisien » ne s’est pas promené en terres hennuyères. Dans la pluie et le vent, les Sonégiens et leurs visiteurs  disputent un vrai match de coupe. Dans les faits, les pensionnaires de « Division 3 » ne connaissent que deux courtes périodes de domination : lors du coup d’envoi et dans les douze dernières minutes. Initialement, les locaux semblent surpris par la vitesse des échanges. Le score monte vite à « 0-2 » après un quart d’heure. Ensuite dans la tradition des « Cup ties », le « petit » en fait voir de toutes les couleurs au « favori ». Si le score n'évolue plus jusqu'au changement de côté, les efforts des « Blancs et Noirs » sont ensuite récompensés. La parité au tableau marquoir est rétablie avant l’heure de jeu. C’est la fatigue qui a raison des joueurs de , éreintés par leur belle course poursuite. Renaix émerge et s’impose, somme, toutes logiquement, mais sur un écart bien trop grand.

Ce derby des Flandres tourne à la démonstration pour l’équipe « occidentale ». Connaissant la réputation à domicile de la phalange orientale, Waregem exerce d’entrée une solide pression sur la défense adverse. Avec notamment l’ancien international Freddy Chavès dans leurs rangs, les néo-promus en « Division 3 » se dotent d’une très confortable avance au repos. À 0-5, la vigilance des « Rouges et Blancs » se relâche et les locaux sauvent doublement l’honneur.

Résultats « Division 3 » contre « Provinciale 2 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

Les Anversois mènent trois fois au score mais se font éliminer après deux prolongations !  C’est bien l’équipe qui évolue trois étages plus bas que l’autre qui fait l’essentiel du  jeu. Les « Armuriers » ne sont pas dans un grand jour et manquent plusieurs possibilités. Toutefois, la réussite ne boude pas les locaux qui rétablissent l’égalité à la fin de chaque mi-temps. La première prolongation, de deux fois 15 minutes, respecte le même schéma. Le « VV Ons Genoegen » prend les devants pendant le premier quart d’heure, mais les Liégeois rétablissent la parité cinq minutes avant la fin du deuxième. La deuxième prolongation, de deux fois sept minutes trente, est celle de trop pour Vorselaar. Herstal prend les commandes pour la première fois après 2h05 de jeu et c’est la bonne.

Le football est parfois injuste. Comme pour la rencontre jouée à Herstal, c’est la formation de  qui dirige les échanges. Sur chaque tentative locale, il y a toujours un pied, un tibia, une cuisse pour détourner le ballon quand ce n’est pas le cadre du but. Comme souvent l’équipe qui domine sans marquer est punie. Les Waeslandiens ouvrent le score sur leur première attaque concrète. Après la pause, les visiteurs bénéficient de l’appui du vent et s'emploient à confirmer leur avantage. Un penalty leur permet d’y arriver. Avec ce deuxième but adverse, les Liégeois accusent le coup et leur prestation s’étiole. Sur ce qu'il montre en seconde mi-temps, Beveren n'usurpe pas sa qualification.

Résultats « Promotion » contre « Promotion » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

L’équipe tente d’emballer la partie mais les « Ardennais » parviennent à limiter la casse au repos. Après celui-ci, les visiteurs s’écroulent laissant la voie libre à un festival offensif campinois.

Cette rencontre connaît une entame équilibrée. Les Brabançons se voient contraints de faire le jeu pour résorber le retard rapidement concédé. Ils y parviennent et passent en tête avant le repos. Après celui-ci, l’équipe locale joue face au vent et s’en tire bien. Elle assène trois nouveaux buts à une phalange anversoise en perdition. La courte interruption du match en raison d’une averse de forte intensité n’a pas d’influence sur le cours de la partie.

Résultats « Promotion » contre « Provinciale 1 » 
14 équipes concernées.
 7 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

Partie très disputée dans des conditions difficiles en raison, comme pratiquement partout en Belgique, de la pluie sans discontinuité. À la suite d'une très forte averse, la rencontre doit même être arrêtée quelques minutes dans le courant de la seconde période. LAmicale Athlétique s’adjuge la première mi-temps et les Bruxellois la deuxième. Il s’agit d’une impression générale car de part et d’autre du repos, les deux formations s’octroient des possibilités. La décision se fait peu après l’interruption forcée par les conditions météorologiques. Le SCUP trouve l’ouverture à un quart d’heure de la fin. Alors que les locaux prennent tous les risques, les visiteurs frappent en contre en fin de match.

Les Promotionnaires brabançons loupent le coche en étant éliminés « en prolongation », après avoir mené dès la première minute ! Les « Jaunes et Bleus »  se ménagent deux buts d’avance avant le repos puis un troisième avant  que l'on atteigne l’heure de jeu. Pour beaucoup, la qualification est acquise. Ce n’est pas l’avis des Flandriens qui renversent la situation en un quart d’heure. Deux buts inscrit en l’espace de cent vingt secondes ramènent les visiteurs à « 3-2 ». Il reste trois minutes quand Smits arrache la prolongation. Deux fois quinze minutes sont donc ajoutées. Chaque équipe manque la conversion d’un penalty, puis dans la seconde mi-temps, Smits offre les 1/ aux « Jaunes et Noirs ».

Dans ce cas, le score parle de lui-même. Les Gaumais ont-ils laissé énergie et influx nerveux dans ce très long déplacement ? Il faut se replacer dans le contexte de 1954 avec un réseau autoroutier embryonnaire et de nombreux longs trajets encore effectués en train par les équipes...

La formation carolorégienne se retrouve dans les cordes d’emblée. La rapide ouverture du score pas les locaux semblent ôter toute envie de lutter aux visiteurs. Le score de « 3-0 » à la pause est loin d’être excessif.  La seconde période est jouée virtuellement à sens unique. Sans réelle opposition, lASSA double les chiffres.

Ce derby anversois est équilibré, avec une équipe de « Promotion » et une qui vient d’être reléguée de ce niveau hiérarchique. L’équipe locale domine la première mi-temps et ouvre le score assez vite. Les visiteurs prennent la direction des opérations après le repos et égalisent en début de seconde période. Ceux qui à l’époque jouent en jaune et rouge reprennent l’avantage en ponctuant une belle contre-attaque (2-1). Mais les « Rouges et Verts » rétablissent une nouvelle fois la parité cinq minutes plus tard. On pense à une possible prolongation, mais Hoboken plus vif et plus fringant fait, assez logiquement, pencher la décision en sa faveur, huit minutes avant le coup de sifflet final.

Affichant ambition et bonne volonté, le « Concordia » passe résolument à l’offensive. Les Liégeois accumulent rapidement six coups de coin. Mais les « Pepins » manquent de réalisme à la finition, à la différence des visiteurs qui ouvrent le score pour virer en tête au repos. Dès la reprise, les locaux repartent à l’assaut du but adverse, obtiennent de nouveau plusieurs corners et sont méritoirement récompensés de leurs efforts (1-1). Comme plus rien n’est marqué, on dispute une prolongation de deux fois 15 minutes. Le marquoir reste encore figé et l’arbitre fait disputer une deuxième prolongation, cette fois de deux fois 7'30". Rapidement Pepinster trouve l’ouverture, mais les Anversois égalisent sur leur possession suivante ! Au terme des 135 minutes, le référée désigne l’Union Concordia comme qualifiée car largement devant au nombre de corners obtenus : 15 à 3.

Résultats « Promotion » contre « Provinciale 2 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.
 Une « P2 » crée la surprise
                          

Ce match est joué sur une surface excessivement mauvaise et particulièrement glissante. Chaque formation s’adjuge une mi-temps. Les locaux la première, les visiteurs la seconde. Assez logiquement, ce sont les Flandriens, à domicile, qui composent le mieux avec les éléments et l’état du terrain. Le repos est atteint suer un score vierge mais l’ouverture du score peu après la pause permet au « Standaard » de miser sur le contre, ce qu’il fait très bien et double la mise. Les Brabançons font le maximum mais se heurtent à un gardien en belle forme qui ne concède qu’un seul but et maintient ainsi sa formation dans l’épreuve pour le tour suivant.

Les conditions météorologiques sont épouvantables et les évolutions des deux équipes s'en ressentent fortement. Les « Baudets » se ménagent une avance de deux buts avant d'atteindre le quart de d'heure de jeu. Les échanges sont lassants et peu emballants d'autant que les visiteurs ne sont pas menaçants. La partie se dirige vers son épilogue quand elle rebondit et est proche de connaître une prolongation. Les Brabançons réduisent l'écart à dix minutes du terme puis bénéficient d'un penalty. Malheureusement pour eux, la tentative de transformation passe à côté de l'objectif.

Résultats « Provinciale 1 » contre « Provinciale 1 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre jouée le dimanche  à 14h00.

Ce duel entre « P1 » se joue à peu de chose.

Jouant avec l’avantage du vent, les Flandriens emballent las partie, marquent rapidement et s’octroient un avantage de deux buts en convertissant un coup de réparation. Après la pause, la physionomie s’inverse. Les conditions météorologiques avantagent les locaux qui dominent. Ils réduisent l’écart mais les Mauves et Blancs reprennent leurs distances au bout de cent-vingt secondes ! Onze minutes avant le coup de sifflet, Lambert réduit une nouvelle fois l’avance visiteuse. En dépit de leurs efforts, les Liégeois n’obtiennent la prolongation que pourtant ils méritent.

Résultats « Provinciale 1 » contre «Provinciale 2 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres jouées le dimanche  à 14h00.

La Jong Lede est directement « dans le bon sens ». Les Flandriens s’installent aux commandes avec deux buts d’avance peu après la demi-heure de jeu. Quand les « Aclots » se décident à réagir, il est bien trop tard.

Une fois encore les bourrasques de vent influent sur le déroulement de la partie. Débutant avec l'avantage du vent, les Gantois marquent d'entrée. Les locaux tentent de réagir. Ils sont récompensés par une égalisation juste avant la demi-heure. Mais les effets d'Éole sont pour le « Sparta » qui repasse en tête dix minutes avant la pause. Les joueurs de la Cité d'Artevelde sont d'autant plus à l'aise que, « contre le vent », il porte leur avantage à deux buts. Les Liégeois ne renoncent pas mais leur second but arrive bien trop tard.

Tableau final 
Le tableau ci-dessous est une illustration. Il y a un tirage au sort différent entre chaque tour.

Trente-deuxièmes de finale 
Le tirage au sort des 1/ est effectué le mardi  en début de soirée au siège de la Fédération belge de football à Bruxelles. C'est un des délégués de club présent qui est choisi au hasard pour procédé au tirage. Comme pour les deux tours précédents, aucune équipe n'est protégée, il s'agit d'un tirage intégral (tous les papiers dans le même récipient). Le sort n'est pas vraiment clément avec les plus petites formations encore en course. La planning prévoit que ce tour soit joué le jeudi . Les critères de départage des égalités sont identiques à ceux du .

Participants 
Quatre clubs de Division 1 ne sont plus en course. Huit cercles provinciaux sont encore engagés, dont deux de  (à l’époque ). La Province de Namur n’a plus aucun représentant.

 Match international : ce , une rencontre amicale oppose la France à la Belgique à Colombes. Pour cette raison, neuf clubs différents sont privés d’au moins un joueur pour leur match de coupe de Belgique. Le Beerschot doit se passer de deux éléments. Côté anderlechtois, ce sont trois éléments qui font le voyage vers la banlieue parisienne, mais les « Mauves et Blancs » ont été éliminés au tour précédent. Même, constatation pour le R. FC Liégeois dont deux titulaires jouent au « stade du Manoir ».

Résultats « Division 1 » contre « Division 1 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre disputée le jeudi  à 14h00.
 Cette partie, un derby de la métropole anversoise, est le seul qui provoque, logiquement, la chute d'une cercle de « Division 1 ».       

Les locaux s'alignent sans Dries et les visiteurs sans Mees, tous deux retenus chez les Diables rouges. Le « Great Old » est nettement la meilleure équipe sur le terrain et prend rapidement l'avance. « Les Rouges et Blancs » doublent les chiffres avant la demi-heure. L'intérêt de la rencontre qui s'est sérieusement érodé rebondit quand les « Jaunes et Noirs » réduisent l'écart juste avant le repos. La domination du « matricule 1 » reprend après la pause. La défense locale est en permanence en difficulté, mais il faut attendre la toute fin de partie pour que l'Antwerp ne consolide son avantage. Le lendemain dans la presse, on peut lire que Berchem a donné l'impression d'avoir peu de motivation pour cette rencontre.

Résultats « Division 1 » contre « Division 2 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.
 Victorieux sur le terrain, l'Olympic de Charleroi est décrété battu par forfait en  par le « Commission de la Coupe de Belgique ». C'est une des conséquences de « l'Affaire Leghait » (voir plus loin). sportivement cela ne change rien. Administrativement, cela implique que ce son les « Sucriers » qui ont doit aux 60% de la recette de leur match. Par ailleurs, l'Olympic doit payer en amende la moitié des 40% qui lui reviennent.

C’est le match entre un montant vers l’élite et un des deux relégués. Les « Thorians » dominent largement la première période ne laissant que quelques contres sans danger aux visiteurs. Le gardien de ceux-ci maintient le nul vierge à la pause. En début de seconde période, le portier local, Jean Dullers se blesse et doit se faire remplacer par Deyers. La pénalisation n’est pas trop importante car les poussées limbourgeoises s’accentuent. Peu après lh’eure de jeu, les Anversois craque une première fois. C’est René, le jeune frère du gardien malchanceux, qui ouvre la marque. L’écart d’un but laisse planer un vrai faux suspense. Quatre minutes avant le terme, Jan Gubanski fixe les chiffres d’une qualification amplement méritée.

Victoire et qualification flattées pour les visiteurs. Commençant la partie avec le vent dans le dos, les « Dogues » semblent maîtres sur le terrain. Mais au bout d’un petit quart d’heure, cette sensation disparaît car les « Sucriers » ont repris le contrôle du match. Ils prennent méritoirement l’avance mais toutefois, par excès de précipitation et de maladresses, ils ne creusent pas l’écart avant le repos. Lors du retour sur la pelouse, les Carolos se rebiffent et repoussent les locaux dans leur camp. L’égalisation qui survient alors n’a rien de surprenant. À la suite du retour de la parité au marquoir les Brabançons redeviennent les patrons sur la pelouse. De nouveau un manque d’adresse dans les tirs, et une pointe de malchance, maintiennent le score figé. Dans les dix dernières minutes, les «Olympiens» bouclent joliment une contre-attaque et chipent la victoire à leurs hôtes du jour.

Résultats « Division 1 » contre « Division 3 » 
8 équipes concernées.
 4 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.

                                

Qualification logique et méritée des « Racingmen » contre un adversaire qui n’est jamais ridicule. Les Flandriens procèdent par contre-attaques, mais ne parviennent jamais à mettre la défense bruxelloise en difficulté. Cela se vérifie encore plus en seconde période. Le « matricule 6 » laisse l’initiative du jeu aux locaux ne sont guère dangerux, exception faite d’un tir de Gyselinck difficilement capté par le gardien Demol. La domination territoriale des « Bleus et Blancs » reste sans suite, pendant que les joueurs au maillot rayé contrôlent puis doublent les chiffres peu après l’heure de jeu.

Privés de ses Diables rouges, Coppens et Huysmans, les « Kielratten » sont mis en difficultés par un « Excelsior » courageux et pratiquant un football positif. L’avantage des visiteurs au repos n’est nullement usurpé. Au retour des vestiaires, on remarque des modifications dans le positionnement de certains « Mauves et Blancs ». Afin de contrer des ailiers flandriens très mobiles, Geeraerts recule au poste d’arrière gauche. Par ailleurs, Schroyens avance dans un rôle d’extérieur. Les améliorations de la qualité des évolutions anversoises ne sont pas criardes, mais le contrôle des débats est cette fois pour les locaux. La fatigue se fait lourdement sentir pour les joueurs de « Division 3 ». Le retour à la parité a lieu après 65 minutes de jeu. Les « Beerschotmen » ajoutent ensuite deux autres buts et se qualifient sans avoir vraiment briller.     

Dans la presse du lendemain, on apprend que les deux divisions d’écart ne se sont pas vues aussi fort que ce que le score final ne le laisse croire. Les « Vigoristes », comme on dit à l’époque, résistent joliment à des « Métallos » qui semblent les prendre un peu trop à la légère. Tilleur joue sans Quoilin retenu avec les Diables rouge. Manquant de Fair-play, certains Liégeois abusent de gestes techniques afin de ridiculiser de courageux Flandriens. Ceux-ci leur font un joli pied de nez en menant à la marque puis en égalisant à « 2-2 ». Ce n’est finalement qu’en toute fin de partie que les « Bleus et Blancs » assurent leur place en 1/.

Si le « Maliwa » se présente sans Torke Lemberechts qui est à Colombes avec l’équipe nationale belge, l’Eendracht s’aligne sans Van der Meersch, son gardien de but titulaire, sans Ghysbrecht, mais aussi sans Van der Elst, son meilleur ailier. Malgré ces absents, les « Oignons » offrent une belle résistance aux « Sang & Or ». Les locaux sont même les meilleurs durant le premier quart d’heure. Mais une fois que les visiteurs ouvrent la marque, ils prennent la direction des opérations. Le jeune gardien alostois aligné repousse plusieurs fois l’échéance mais ne peut empêcher son équipe d’être menée de deux buts à la pause. Un écart excessif selon certains comptes-rendus de l’époque. Les visiteurs dominent la seconde période et se qualifient non sans avoir porté leur avantage à trois buts dans la dernière partie du match.

Résultats « Division 1 » contre « Promotion » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.

C’est bien l’équipe promotionnaire qui domine la rencontre et offre le spectacle le plus attrayant. Les « Zèbres » procèdent par un jeu au sol fait de passes courtes, mais trois remplaçants sont titularisés dans le secteur offensif. Cela entraîne un manque d’adresse et de réalisme à la finition. Comme pour les « Dogues » de l’Olympic à Tirlemont, on peut parler d’une qualification par la petite porte pour les Carolos.

Logiquement les « Buffalos » dominent la rencontre mais les « Spiroux » se défendent avec beaucoup d’ardeur. Les locaux doivent patienter jusqu’à la  pour ouvrir le score. Les joueurs de la Cité d’Arteveld se dissipent et les visiteurs s’enhardissent, mais sans pouvoir apporter le danger sur la cage adverse. On a rejoué 19 nouvelles minutes quand une volée de Willems porte les chiffres à « 2-0 ». La deuxième période est relativement identique, avec deux nouveaux buts gantois. Les Promotionnaires ne sont jamais ridicules mais ils ne parviennent pas à sauver l’honneur.

Résultats « Division 1 » contre « Provinciale 1 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre disputée le jeudi  à 14h00.

 « Den Hawaï » commence avec l’appui du vent et se lance à l’assaut du but local. Le Standard en a plein les pieds pendant dix minutes puis prend le contrôle de la partie. Les « Rouches » doivent cependant rester sur leurs gardes en raison des contres des Limbourgeois et notamment de leur jeu tout en débordements par les flancs. Après la pause, la rencontre perd rapidement de son intérêt car le Standard domine franchement et inscrit deux nouveaux buts avant l’heure de jeu.

Résultats « Division 1 » contre « Provinciale 2 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre disputée le jeudi  à 14h00.

Le score final est éloquent. Les cinq divisions d’écart se sont ressenties dans tous les compartiments du jeu. Avec cinq buts d’avance au repos, les finalistes de l’édition 53-54 se font moins gourmands par la suite.

Résultats « Division 2 » contre « Division 2 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre disputée le jeudi  à 14h00.

     

Ce derby du Westhoek flandrien se révèle très décevant. La qualification penche du côté de la formation évoluant le plus vite. L’équipe locale a dominé les premiers échanges et se dirige vers le repos avec l’avantage quand les visiteurs obtiennent l’égalisation deux minutes avant la pause. Après celle-ci, les néo-promus en « Division 2 » s’avèrent intraitables. Ne laissant aucune possibilité de but à leurs hôtes, ils prennent les devants dès l’heure de jeu.

Résultats « Division 2 » contre « Division 3 » 
6 équipes concernées.
 3 rencontres disputées le jeudi  à 14h00. 
 Une « D3 » surprend une « D2 ».

                  

La rencontre débute sans « round d’observation ». Les Liégeois sont les premiers en action par Janssen et Deliège. Les Bruxellois répliquent par Annicq et Vannès. On approche du quart d’heure quand le marquoir est débloqué. L’action se déroule en deux temps. Berdoux ponctue un déboulé d’un bel essai qui va percuter le poteau alors que le gardien Debatty s’est détendu en vain. Alors que les visiteurs se sont arrêtés, Charlier joue le rebond et cadre sa reprise. Avec son portier encore au sol, Lefèvre s’interpose mais ne peut que détourner dans ses propres filets. La partie est ouverte et plaisante car les deux équipes s’appliquent à donner le meilleur. Les « Tigres » égalisent à la suite d'une excellente volée de Janssen, bien servi par Lacroix. Peu après la demi-heure, les « Étoilés » repassent devant quand Dimanche trouve le front de Charlier. Le même joueur est proche du doublé à la suite d'une sortie manquée de Debatty. Mais le gardien visiteur est supplée par son équipier Nyssens. La gestion est clairement passé entre les mains du White Star qui double son avantage grâce à un tir puissant d’Annicq. Mais sur la remise en jeu, Bressoux se porte résolument vers l’avant et ramène l’écart à sa plus simple expression. Le score n’évolue plus. Une belle occasion pour les locaux, partie du pied de Vannés, percute la transversale.

On rejoue depuis sept minutes quand Deliège est accroché fautivement dans le grand rectangle. La victime convertit elle-même le coup de réparation et rétablit une nouvelle parité. Vers l’heure de jeu, une attaque visiteuse débouche sur une sortie aérienne des poings du gardien local. Celui-ci entre en contact avec Deliège qui lui retombe dessus. Touché, le malchanceux Bertier doit être emmené aux vestiaires. Vannès prend place devant les filets. Dix minutes après l’égalisation liégeoise, Berdoux est descendu en pleine surface. Des onze mètres, Dimanche replace les « Étoilés » devant (4-3). L’énervement fait son apparition. À la suite de propos peu amènes, Lefèvre est expulsé par l’arbitre international Grandain. Les deux formations jouent donc à dix pendant un peu moins d’une demi-heure. Les visiteurs cherchent une nouvelle égalisation mais Vannès, le gardien intérimaire, est brillant sur des essais de Juniet puis de Lacroix. Dans l’autre rectangle, un envoi de Berdoux frôle le cadre puis Bertier pare des tirs d’Annicq, de Dimanche et de Berdoux. Six minutes avant le coup de sifflet final, Dimanche  rassure tout le camp local en ponctuant une belle action collective. Le « White » gère la fin d’un beau match spectaculaire.                                                                       

Bien qu’évoluant une division plus bas que leurs hôtes, les « Oranges et Noirs » dirigent les débats pendant une grosse demi-heure et mènent méritoirement au repos, grâce à une rapide et très joli but. Paradoxalement, les Flandriens prennent l’ascendant dans les échanges à partir du , c’est à dire une fois qu’ils se retrouvent à dix. Blessé au genou, Deblock ne peut plus tenir sa place. Bien que dominateurs pendant une heure, les « Jaunes et Bleus » butent sur une défense adverse irréprochable et infranchissable.

Les deux formations mettent un moment avant « d’entrer » dans la rencontre. C’est l’équipe locale qui trouve ses marques en premier et ouvre le score. L’écart est définitivement est atteint après vingt minutes de jeu. Les Campinois équilibrent les échanges en fin de première période puis sont plus entreprenants au retour des vestiaires. Les visiteurs perdent Stroobant diminué par une blessure puis c’est au tour des « Briquetiers » de voir Verlinden réclamer des soins et ne plus être d’une grand utilité. Le gardien local Debbroux est sollicité plusieurs fois jusqu’à la , mais le score ne bouge plus. La fin de match est partagée et sans grandes envolées offensives.

Résultats « Division 2 » contre « Promotion » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.

                  

Plus forts techniquement, les « Pierrots » ucclois ont fort à faire contre des Promotionnaires motivés et courageux. Les visiteurs s’octroient un avantage, mérité, de deux buts à la pause. Mais il est intéressant de noter que ces buts sont issus d’autant de phases arrêtées : un coup de réparation et un coup franc. Devant l’autre cage, le portier Struelens doit s’employer plusieurs fois pour empêcher les Liégeois de réduire l’écart. Au retour sur la pelouse après le repos, les locaux sont encore menaçants mais la  clos tout suspense.

Constamment dominés, les Limbourgeois résistent vaillamment et parviennent à éviter une plus solide correction. L’égalisation rapide par les visiteurs laisse brièvement croire à un match plus indécis, mais les « Gazelles » reprennent aisément les devants après la demi-heure de jeu.

Résultats « Division 2 » contre « Provinciale 1 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre disputée le jeudi  à 14h00.

Malgré l’absence de trois titulaires, les provinciaux flandriens proposent une très belle résistance à une formation intrinsèquement supérieure. Le score resté étriqué au repos atteste autant de la vaillance de l’équipe locale que des manquements des attaquants liégeois. Les « Béliers » ouvrent rapidement le score et jouent essentiellement sur cet acquis. Ce scénario lassant débouche sur ce qui est pressenti, l’équipe locale se ruent à l’attaque en fin de partie avec l’espoir d’égaliser. Les « Lainiers » contrôlent relativement facilement et marquent en contre.

Résultats « Division 2 » contre « Provinciale 2 » 
2 équipes concernées.
 1 rencontre disputée le jeudi  à 14h00.

Les « Daringmen » composent sans Bob Van Kerkhoven qui est dans le groupe des Diables rouges à Colombes. Comme en atteste le score final, cette absence ne porte absolument pas à conséquences. Les « Rouges et Noirs » se délectent offensivement contre un adversaire évoluant  quatre niveaux plus bas. L’ampleur de l’écart est aussi expliqué par le bon esprit du « Standaard » qui joue avec la visière relevée sans chercher « à bétonner ». Pour une grande part, la technique de passe et l’adresse à la finition font l'essentiel de la différence. Une excellente prestation du gardien visiteur, auteur de quelques beaux arrêts, évite une humiliation que les Flandriens ne méritent pas. Le football est parfois particulier. Alors que le score est de « 2-0 », les visiteurs équilibrent bien les débats et proposent quelques jolies actions. C’est à ce moment que le Daring, connaissant une période de réussite et d’efficacité, marque quatre buts en l’espace de huit minutes ! Au moment de la mi-temps, le marquoir affiche un sévère score de tennis : « 6-0 ». Quand les équipes reviennent sur la pelouse, les Bruxellois, virtuellement qualifiés, ne forcent pas exagérément. Les visiteurs se montrent une fois encore positifs mais quelques faiblesses dans les dernières passes et/ou derniers gestes les empêchent de réduire le score. Cependant, « LE » but tant attendu est inscrit par Van Ormelingen peu après la . Dans la minute suivante, alors que le portier bruxellois est battu, une frappe puissante de Van der Burght est renvoyée par un des poteaux. Pas de chance pour les « Provinciaux ». En raison de la fatigue des visiteurs, le club vainqueur de l’édition 1935 de l’épreuve ajoute trois buts dans les dix dernières minutes.

Résultats « Division 3 » contre « Division 3 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.

On assiste à une première période partagée pendant laquelle les deux équipes attaquent à tour de rôle. Les secteurs défensifs respectifs prennent le dessus sur des lignes offensives trop tendres. Toutefois, les Anversois ouvrent le score après huit minutes. Le portier visiteur intervient et bloque un tir de Cornelissen. L’arbitre principal va consulter son « lineman » qui confirme que le cuir a été stoppé derrière la ligne de but. Bien que terminant la mi-temps à dix à la suite de la blessure de Baete, le Tubantia conserve son petit viatique. Après la pause, les locaux sont de nouveau à onze, mais les Bruxellois égalise sept minutes après la reprise. La rencontre se fait plus animée, avec les visiteurs qaui prennent petit à petit le dessus et décroche la qualification en toute fin de match.

Bien que les deux formations évoluent au même niveau (mais pas dans la même série), ce duel wallon est disproportionné. Les « Loups » se sont déplacés avec la volonté de défendre. Ils pratiquent un jeu archaïque fait de longs dégagements et de longues passes le plus souvent imprécises. Les Hennuyers, confortés dans cette philosophie car ils ouvrent très rapidement le score, proposent une défense très accrocheuse et commettent de trop nombreuses fautes. Les locaux qui ont rétabli la parité vers la  dominent tout du long même quand ils se retrouvent à dix un peu avant le repos. Le malheureux Fohn ne revient pas sur la pelouse après la pause. C'est donc à dix que les « Métallos » jouent pendant quarante-cinq minutes qui deviennent septante-cinq étant donné qu'une prolongation s'évère nécessaire. Seraing domine mais sans reproduire ses récentes bonnes sorties du championnat. N'élargissant pas les échanges, les Liégeois s'engouffrent dans l'axe central et facilitent ainsi le jeu défensif adverse. Cependant la meilleure équipe est récompensée au bout de la deuxième période de 15 minutes.

Résultats « Division 3 » contre « Promotion » 
12 équipes concernées.
 6 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.
 Deux Promotionnaires créent la surprise.

Le score final donne une idée tronquée de ce qu’est cette partie. Les Flandriens font mieux que de se défendre et ne sont jamais surclassés. La partie débute à l’avantage des visiteurs qui jouent un temps plus vite que leurs hôtes. Mais ceux-ci se corrigent et prennent la direction des opérations. La réussite offensive n’est pas dans le camp des « Verts et Blancs » au contraire des « Armuriers » qui s’échappent avec deux buts d’avance au repos. Au retour sur la pelouse, le « Stade » reste trop discret jusqu’à la . Huit minutes plus tard, il réduit l’écart et cherche l’égalisation. Alors que les échanges deviennent plus virils et plus durs, les « Rouges et Verts» assomment les locaux avec deux buts en toute fin de partie.

Dans la presse du lendemain, on peut lire que les «Verts et Noirs» brugeois ont pris leurs adversaires de haut durant la première période. Les Campinois se montrent organisés et solidaires défensivement, si bien que la pause est atteinte sur un score vierge. On ne sait pas si les gars du « Cercle » ont droit à un solide sermon pendant le repos, mais au retour de celui-ci, l’équipe locale joue enfin à un niveau plus digne de son rang. L’ouverture du score enlève le peu d’intérêt qu’il reste à la partie, car si les visiteurs sont courageux, on comprend rapidement qu’ils ne reviendront pas. Et quand la fatigue gagne les rangs anversois, le « matricule 12 » marque deux nouveaux buts.

Débutant avec le vent dans le dos, le « Patria» domine et prend logiquement un avantage qu’il conserve jusqu’au repos. Après le changement de côté, l’équipe locale semble conserver le contrôle du match, mais les Flandriens rétablissent la parité au marquoir peu avant l’heure de jeu. Déjà enlevée avant la pause, la partie devient « acharnée », selon des observateurs neutres qui notent que les deux meilleurs éléments sont les deux gardiens de but. Celui du club limbourgeois maintient son équipe au contact quand « l’ASSA » prend résolument les commandes des échanges. Il reste un quart d’heure au chronomètre quand le portier local est impuissant quand un tir de Morren est dévié (1-2).

La rencontre n’est pas de très grande qualité. Au départ, les locaux sont surpris et rapidement menés par un groupe ardennais combatif qui procède par de longs ballons dans la profondeur. Cette pseudo-domination dure une bonne demi-heure puis les Hesbignons trouvent la parade à la tactique visiteuse. Les locaux ont aussi la réussite de prendre les devants juste avant que ne soit sifflée la mi-temps. En seconde période, la partie est à « sens unique » en faveur des pensionnaires de « Division 3 ». C’est alors qu’ils se retrouvent à dix à la suite de l’expulsion de Thierrie que les Liégeois prennent largement le dessus. Auteur d’une bonne prestation, Bonnevie, le portier des «Baudets », évite une pire correction à ses équipiers.

Commençant avec l’avantage du vent, les Brabançons sont les premiers en action. Le gardien de but du « Essevé » se met en valeur et préserve l’égalité. Après une vingtaine de minutes, les locaux équilibrent les échanges. Le repos est atteint sans but, notamment parce que les Ouest-flandriens manquent la conversion d’un penalty. Après la pause, bien que jouant contre le vent, les visiteurs restent les plus menaçants, jouant plus vite et avec plus de précision que leurs hôtes du jour. Contre les pronostics initiaux, les Promotionnaires surprennent leurs adversaires grâce à un but inscrit à l’approche du dernier quart d’heure de jeu.

Résultats « Division 3 » contre « Provinciale 1 » 
4 équipes concernées.
 2 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.
 Bel exploit d'une formation de  !

Excellente résistance des « petits » néo-promus parmi l’élite provinciale  liégeoise. Le score dit « de forfait » donne une allure sévère pour une formation qui offre une jolie prestation mais doit plier contre un adversaire bien plus fort. Les locaux font mieux que se défendre pendant une bonne demi-heure, puis concèdent deux buts coups sur coup. Ce genre de mésaventure sape toujours le moral de ceux qui le concèdent. Les Waeslandiens, dont l’ambition croît de saison en saison, achèvent de ruiner les rêves d’exploit de leurs hôtes en ajoutant un troisième but juste avant la pause. Durant la seconde période, les « Pepins » accumulent davantage de coups de coin que les Flandriens et pourraient créer la sensation en égalisant. Mais concrètement l’écart de trois buts n’est jamais remis en question. Au contraire, il augmente de deux unités sous les efforts modérés des visiteurs.

En dépit de son égalisation à la demi-heure de jeu, l’équipe locale passe complètement au travers de la première période. La formation flandrienne ne se fait pas prier pour créer la surprise et prendre deux buts d’avance au repos. Lorsque les équipes reviennent sur la pelouse, les « Borains » affichent un tout autre visage et dominent les échanges. Cependant, les évolutions hennuyères manquent de cohésion et d’efficacité. Elles se heurtent à une défense bien en place. Lorsque le « Scela » marque son , la rencontre perd tout intérêt.

Résultats « Promotion » contre « Provinciale 1 » 
6 équipes concernées.
 3 rencontres disputées le jeudi  à 14h00.
 Les cercles de « Promotion » évitent de peu le piège de la Coupe.

Festival de buts dans cette rencontre durant laquelle les « Underdogs » courtraisiens ne baissent jamais les bras. Menés à la suite d'une rapide contre-attaque victorieuse, les « Mauves et Blancs »  dominent les Bruxellois et retourne la situation en l’espace de soixante secondes. Au retour des vestiaires, après le repos, les Flandriens restent les patrons sur le terrain et accroissent leur avance en convertissant un coup de réparation. Beaucoup sont convaincus de la qualification du cercle de  mais, dans le dernier quart d’heure, le « SCUP » redresse cette situation longtemps compromise. La première prolongation de deux fois quinze minutes débouche sur une nouvelle égalité. Le « Stade » prend une nouvelle fois les devants mais les « Jaunes et Bleus » reviennent cinq minutes plus tard. La décision à l’avantage des visiteurs se fait dans la deuxième mi-temps de 7’30" de la seconde prolongation, au terme d’une belle action collective.

Si la qualification du club de « Promotion » n’est pas usurpée, l’écart de deux buts est excessif pour un onze anversois méritant. L’équipe locale est d’ailleurs la meilleure durant la première période mais elle manque d’audace et d’adresse à la finition. Plus réalistes, les visiteurs conservent l’avantage qu'ils ont forgé très tôt. Au retour de la pause, les locaux égalisent rapidement alors que les « Verts et Blancs » proposent enfin une prestation plus en rapport avec leur niveau hiérarchique. L’indécision perdure mais deux erreurs défensives causent la perte des « Rouges et Verts ». Le gros forcing des « Visputters » durant le dernier quart d’heure ne change rien.

Les Campinois anversois se montrent trop nonchalant envers des visiteurs qui « tiennent la distance ». Bien que les locaux semblent plus fort techniquement, le score reste en équilibre à la pause. Sans doute tancés par leur entraîneur pendant le repos, les « Jaunes et Rouges » ressortent des vestiaires avec une volonté offensive bien plus visible. Au bout de cinq minutes, le marquoir indique « 2-1 ». Mais les Flandriens ne s’avouent pas vaincus et, mieux encore, reviennent une deuxième fois à hauteur de leurs hôtes. Par la suite, les « Promotionnaires » reprennent le contrôle de la rencontre et les visiteurs doivent se contenter de contrer les offensives adverses. Ce qu’ils font plutôt bien, car ce n'est qu’en convertissant un penalty que les Anversois forcent la décision.

Légende Seizièmes et suivants

Seizièmes de finale 
Onze des douze formation de Division 1 encore concernées se sont qualifiées. Pour rappel, 1/ a opposé deux cercles de D1. Il y a encore un club provincial encore engagé. Il s'agit des Flandriens orientaux du K. FC Scela Zele.

Participants 

 La Province de Luxembourg n'a plus de représentant.

Initialement, lors du tirage au sort des Trente-deuxièmes de finale effectué le ), il est annoncé que les Seizièmes de finale se jouent le dimanche . Le tirage au sort des 1/ est effectué le jeudi , à 19h00, dans les locaux de fédération belge de football, à Bruxelles. C'est un journaliste choisi au hasard qui procède au tirage. Coïncidence amusante, est de nouveau tirée la même affiche que celle déjà tirée lors de l'édition 53-54 au même niveau de l'épreuve : R. CS Verviétois - AS Herstalienne SR.

Ce duel, programmé par accord entre les équipes le samedi , est le seul qui est disputé lors du week-end initialement prévu. En raison des chutes de neige, la fédération décrète la remise de toutes les rencontres à enjeu, mais pas des parties amicales programmées ! Car ce la théorie à la pratique il peut y avoir une marge. À cause des calendriers perturbés, par les conditions météorologiques, dans les différents championnats des séries nationales, les 1/ ne sont pas disputés à la date initialement prévue. Ils ont lieu de manière éparse durant un délai de six semaines. Le premier match a seulement lieu le  et le dernier se déroule le . Il est bon de noter que lors du tirage du , la « Commission de la Coupe de Belgique » fixe le tirage au sort des Huitièmes de finale à la date du  et leur déroulement le  !

Résultats 
Le tableau ci-dessous présente les rencontres « triées» selon la nature de la confrontation : D1 contre D1, puis D1 contre D2 et ainsi de suite. Les « fiches techniques » sont proposées dans l’ordre chronologique.

Après l’impossibilité de jouer le , la « Commission de la Coupe de Belgique » doit résoudre de nombreux programmations en raison de la foison de remises connues en championnat. D’un point de vue conditions météorologiques, le début d’année est maqué par une grande vague de froid accompagnée d’importantes chutes de neige. Les terrains en sont longtemps recouverts. Selon l’épaisseur de la couche et/ou l’absence de gel (verglas) la pratique du football reste possible. Parfois le thermomètre plonge en-dessous de zéro et les surfaces deviennent des patinoires. À d’autres moments, de brefs redoux transforment les pelouses de jeu en champs de boue.

C’est ainsi que sept parties sont «casées » le dimanche  Une d’entre-elles est avancée au samedi après accord entre les clubs concernés. Celle devant opposer l’Olympic de Charleroi au FC Malinois est remise (voir plus loin). 

Deux dates sont cochées, les 22 et , à savoir le Mardi-Gras et le Mercredi des Cendres. Dans beaucoup de régions, ces jours dits de carnaval sont synonymes de congé (rappelons-nous que l’actuelle semaine de congés scolaires n’existe pas encore). Par contre l’AS Renaisienne refuse ses dates, car dans sa région, elles n’équivalent pas à des festivités et donc le club n’est pas du tout certains que ces joueurs puissent être disponibles. Quand approche ces dates, la fédération doit se rendre à l’évidence que les terrains totalement gorgés d’eau sont majoritairement impraticable. Une remise générale est décrété pour le dimanche . Deux jours plus tard, la Commission de la coupe doit prendre la même décision & 

 Les fiches techniques sont présentées dans l’ordre chronologique selon lequel les rencontres ont été jouées.

Techniques des Seizièmes de finale

Les deux clubs s’étant mis d’accord pour jouer le samedi après-midi, la rencontre se déroule alors que les quinze autres parties prévues le dimanche sont remises par la fédération. Sur un ground totalement recouvert de neige, les visiteurs se présentent au complet, tandis que l’équipe locale effectue une adaptation à son dispositif habituel. Bonvoivin est titularisé sur l’aile gauche alors que Petitjean passe sur celle de gauche. Lambert glisse au poste « d’inter droit». C’est ce joueur ouvre le score après moins de dix minutes de jeu. Excepté ce but, les « Armuriers » propose un belle opposition à leurs hôtes évoluant une division plus haut. Le souci de l’équipe visiteuse est que son jeune groupe ne parvient pas à être conséquent en zone offensive. Le gardien Colette n’a pas la moidre intervention à réaliser durant la première période. Les « Béliers » dominent mais sans être capables d’augmenter leur avance. Peu après le retour des vestiaires, les locaux s’ouvrent une énorme occasion, mais Lormans qui efface ler gardien Horrenbach frappe ensuite hors-cadre. Cette chaude alerte réveiller les « Rouges et Verts » qui modifie leur jeu en alternant régulièrement ses joueurs extérieurs. Ce système leur permet de dominer. Colette est cette fois à l’ouvrage sur plusieurs tirs puissants, dont un de Sauvage, pratiquement à bout portant. Les remontées de terrain des « Lainiers » sont dangereuses mais le score reste figé. À cent vingt seconde du terme, un superbe envoi de Lormans donne sa physionomie définitive au score.

Excellent derby bruxellois joué par deux formations ambitieuses et positives. Les deux équipes qui n’ont jamais fait mystère de leur volonté de décrocher le titre et la montée dans leur série respective ont le bon goût de ne pas délaisser la Coupe de Belgique. La neige qui perturbe les compétitions depuis bientôt deux mois est encore présente en une couche bien épaisse, mais le terrain est praticable. Les « Daringmen » débutent pied au plancher, avec des échanges vifs et rapides, le tout couronné d’une précision remarquable devant le but. Bousculé et semblant totalement surpris, les « Ânes » concèdent deux buts en l’espace de cinq minutes, puis un troisième après le double de temps.. Bien des matchs auraient été terminés mais les « Verts et Blancs » refusent d’abdiquer. Après la demi-heure, les visiteurs gagnent en assurance et l’écart est réduit une première fois. D’ intervention pas assez assurée, le gardien des Rouges et Noirs laisse glisser sous lui un tir d’Eeckhout et c’est « 3-2 » ! Sentant la menace se faire plus nette, les locaux retrouvent leur application et Braeckman peut profiter d’une brève hésitation du dernier rempart schaerbeekois.  Six buts en une mi-temps, on se régale à Molenbeek.

En dépit des deux buts d’écart, le match reste plaisant. Le « matricule 55 » ne renonce pas et les pensionnaires de « Division 2 », candidats déclarés à la remontée vers l’élite, ne sont pas à la fête.  Cependant, le « matricule 2 » résiste aux poussées des visiteurs car la ligne offensive de ceux-ci n’est pas assez tranchante. Plusieurs attaquent n’atteignent pas le stade du tir vers le but par excès d’hésitation. Au lieu d’une nouvelle réduction de l’écart, c’est le Daring qui reprend ses aises, par Longfils, à la suite d'un corner. Schaerbeek reste dans le match et Lefèvre frappe deux fois sur un des montants puis est récompensé d’une joli but. Peu après, bien servi par Van Hoyweghen, Braekman fixe les chiffres définitifs. Dans les toutes dernières minutes, Lefèvre touche le cadre pour la  de l’après-midi.

Sur une surface dégradée par un mélange de neige et de boue, les « Rouches » ne rencontrent pas de grandes difficultés à franchir ce tour supplémentaire. Les « Étoilés bruxellois » se montrent pugnaces et courageux, mais ils sont tout simplement moins forts que leurs hôtes. Avec deux buts marqués en trois minutes avant la demi-heure de jeu, les Liégeois ont fait le plus dur. Grandeur et incertitude su sport, la réduction de l’écart peu avant le repos, maintient un intérêt qui s’avère factice. Quand les deux équipes reviennent sur ce qu’il est difficile d’appeler une pelouse, les locaux reprennent leur domination et score une troisième fois. Si son terrain est en meilleur état, il est probable que le Standard marque bien davantage que trois buts.

Les deux clubs se sont accordés pour inverser l’ordre du tirage au sort. Les Promotionnaires ixellois délaissant une partie de leur chance au profit d’une meilleure recette en se déplaçant au het Kiel. Sur un terrain enneigé et surtout de plus en plus glissant, on assiste à un grand nombre de chutes et un nombre incalculable de contrôles approximatif. Bien qu’évoluant trois divisions plus bas que les « Mauves et Blancs » locaux, les « Verts et Blancs » prestent une très bonne première période et ne concède qu’un but de retard, en faisant pratiquement jeu égal avec leurs hôtes. Après la pause, la fatigue et la différence de niveau s’expriment pleinement en faveur des « Kielratten ».

Les visiteurs s’en tirent à bon compte en rentrant à la pause sur un score de parité. Finalement, ce derby entre Ouest-flandriens tourne logiquement à l’avantage de l’équipe évoluant dans la division la plus basse. Vainqueurs de cette même épreuve en 1927, les « Verts et Noirs » franchissent méritoirement le cap vers les Huitièmes de finale. Si Izegem offre une meilleure réplique, le « Cercle » prend les devants puis reste dans la gestion et la prudence contre des visiteurs qui se mettent à jouer trop dur.

Avec trois divisions d’écart, il est plus rare de vivre des exploits. Toutefois, les Provinciaux vendent chèrement leur peau durant toute la première mi-temps. Après la pause, les « Bleus et Noirs » inscrivent rapidement deux nouveaux buts et mettent fin à tout suspense. 

Au fil d’une partie le plus souvent équilibrée et agréablement disputée, le cercle promotionnaire prend le-dessus. Au moment où le match se joue ce n’est qu’une demi-surprise. Le SK Roulers occupe la tête de sa série alors qu’une niveau plus haut, Beveren est... lanterne rouge. Les locaux trouvent rapidement l’ouverture et cela a le don de déstabiliser les pensionnaires de « D3 ». Ceux-ci ne sont jamais ridicules mais leur secteur offensif est dans un mauvais jour. Peu mis en danger, les Roulariens peuvent ainsi capitaliser et frapper aux bons moments. Quand le repos est sifflé, on se doute que le « 3-0 » acquis est suffisant. La deuxième période est partagée mais sans surprise. Les « Blancs et Noirs » fixent les chiffres en fin de partie.

Déjà disproportionnée par l’écart de trois divisions entre les deux clubs, cette partie est également influencée par un impondérable qui fait immanquablement perdre de l’infux nerveux aux visiteurs. Ceux-ci sont arrivés sérieusement en retard car l’autocar qui les amène quand les faubourg de Liège est tombé en panne. Commencé avec trois quart d’heure de retard, le match n’est pas très emballant. Les « Métallos » effectuent de sporadiques accélérations qui leur permettent de s’octroyer quatre buts d’avance au repos. La cause est entendue mais les Brabançons ont la correction de continuer à bien se battre. Ils réussissent à tenir l’égalité sur l’ensemble de la seconde période : « 3-3 ».

Si la division d’écart est visible durant la majeure partie de la rencontre, elle n’est pas excessive en tout de début de partie et durant le dernier quart d’heure. Après avoir dominé l’entame de match, les Promotionnaires bruxellois subissent l’essentiel du jeu. De bonne volonté, les visiteurs ne sont ni suffisamment cohérents et ni organisés pour déjouer la défense des « Rouges et Noirs ». Demi-finaliste de l’édition 53-54, les Sérésiens s’offrent un nouveau Huitième de finale est résistant assez aisément au forcing final des « Bleus et Jaunes »

Au moment du coup d’envoi, on constate que les pensionnaires de « Division 2 » prennent leurs hôtes de haut. Les visiteurs doivent rapidement se rendre à l’évidence que les Promotionnaires ont du répondant. Les « Briquetiers » changent d’état d’esprit et dominent les échanges. Avant la demi-heure de jeu, le marquoir indique « 0-2 ». Sans soute les « Bleus et Blancs » pensent-ils que le plus difficile est fait car il relâche leur pression. C’est une erreur flagrante car les Campinois sont loin d’avoir abdiqué. En l’espace de 120 secondes, l’équipe locale rétablit la parité qui reste de mise jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les « Rouges et Jaunes » poursuivent dans le même ton en marquent deux nouveau buts avant même que l’heure de jeu ne soit atteinte. Moralement touchés, les Boomois n’y croient plus d’autant qu’ils perdent Morjau, blessé, à dix minutes de la fin.

Le « Great Old » anversois commence la rencontre de la meilleure des manières et ouvre rapidement le score. Une incompréhension dans la défense bruxelloise permet à Van Linden de tromper le gardien Struelens. Les locaux équilibrent les échanges et aucune des deux formations ne prend réellement le dessus, jusqu’à une nouvelle maladresse défensive. Voulant intervenir de concert, Voets et Raes se gênent et accrochent l’Anversois Clotten dans la surface de réparation. On joue depuis 24 minutes quand Louis Wouters transforme le penalty et donne deux buts d’avance à ses couleurs. Les « Pierrots » prennent la seconde période à leur compte mais sans parvenir à menacer grandement les visiteurs. On peut parler de domination stérile d’autant que la réussite sourit aux « Rouges et Blancs » sur l’une ou l’autre situation délicate puis est encore de leur côté sur une contre-attaque. Au lieu d’une réduction du score, c’est au troisième but des joueurs de « Division 1 » que l’on a droit. Une frappe de Mees est déviée du pied par... Voets. Si l’Antwerp mérite bien de rejoindre les Huitièmes de finale, l’écart de trois buts est exagéré.

Qualification logique des « Rats malinois » mais il convient de souligner les mérites de l’équipe hesbignonne qui offre une très belle réplique. Le premier essai dangereux est d’ailleurs pour les visiteurs quand un envoi de Thierrie frappe la barre transversale. Peu après, c’est le local Reyniers qui voit un de ses tirs heurter un montant. Le même joueur perce la défense et offre le but d’ouverture à son équipier Van Winghe. Au retour de la pause, les « Verts et Blancs » restent en deçà de ses réelles capacités. Les Waremmiens égalisent à la suite d'une magnifique reprise de Loyaerts. Un fait d’autant plus significatif que les « Rouges et Blancs » ne sont ressortis des vestiaires qu’à dix. Blessé, Thierrie n’est plus en mesure de tenir un rôle quelconque. La fatigue a raison des joueurs de Division 3 qui encaissent deux buts en l’espace d’autant de minutes. La décision est faite, mais les « petits » refusent de renoncer et résistent encore vaillamment durant les vingt dernières miutes.

L’équipe locale débute en jouant contre un vent assez fort, mais cela ne l’empêche d’être menaçante sur le goal carolo. Académiquement, la prestation des visiteurs est plus soignée, mais la domination est clairement limbourgeoise. Mis à contribution à plusieurs reprises, le gardien des « Zèbres » s’en tire à son avantage. Dès après le repos, la pression locale s’accentue avec un jeu plus précis. Le portier du Sporting est « bombardé » et ne peut rien sur un envoi de P. Mastignani bien servi par T. Meyers. Les Carolorégiens subissent l’essentiel du jeu et ne sont jamais en mesure de contester l’avance de leurs hôtes.                                                                                       

La logique est respectée en termes de division d’appartenance. La plus haute (La Gantoise) élimine la plus basse  (Willebroek). Mais comme pressenti pas les observateurs extérieurs, les pensionnaires de « Division 1 », qui se déplacent au complet, n’ont pas la vie facile chez ceux de « Division 3 », pourtant privés de deux pions essentiels. Les attaquants De Buyzer et Frans Eraerts ne sont pas alignés. S’il est évident que les « Buffalos » sont les plus forts techniquement parlant, les Oranges et Noirs comblent leur retard par un engagement de tous les instants. Les deux niveaux de différence ne se remarquent pratiquement pas. On est même en droit de se demander ce qu’il serait advenu de cette partie si les Gantois n’avaient pas accru leur avantage peu après le reprise. La mi-temps est atteinte sur le score étriqué de « 1-2 », les Anversois ayant égalisé dans la minute suivant l’ouverture du score. Tout le deuxième acte est dominé par les locaux qui font souffrir et douter les Flandriens. Cependant par manque de percussion et de finition, le score reste de peu à l’avantage des joueurs de l’élite

Très bel exploit des Promotionnaires renaisiens qui obtiennent une qualification qui n’a rien d’usurpée. Les locaux sont les premiers en action, mais les Bruxellois réagissent et tentent d’imposer leur vue. Les poffensives visiteuses se heurtent à une défense remarquablement organisée. La parité, sans but, reste de mise au repos. Quand les équipes reviennent sur le terrain, les Flandriens sont les plus menaçants. Mais comme en première période, les Racingmen reprennent la direction des opérations et mène plus actions dangereuses. Les locaux ne fléchissement. Il reste vingt minutes au chronomètre quand un contre rondement mené permet aux « Rouges et Blancs » d’ouvrir le score. Les visiteurs ne trouvent pas l’énergie pour renverser la situation. L’esprit est ailleurs. En « Division 1 », les joueurs aux maillot rayé sont en pleine lutte pour le maintien. Ils sont avant-derniers et forme dans un groupe de cinq qui se tient sur trois unités. Après cette élimination en Coupe de Belgique, le Racing CB ne marque plus le moindre point en championnat et est relégué en compagnie de l’Olympic de Charleroi.

Résultats match remis 
En conséquence du dossier Leghait (voir ci-après) et des sanctions qui s’y rapportent, le lundi , à l’occasion du tirage au sort des Huitièmes de finale, la « Commission de la Coupe de Belgique » décrète que l’Olympic de Charleroi est éliminé. De plus, les « Dogues » perdent par forfait les deux rencontres qu'ils ont gagnées lors des  et , et qu'ils doivent par ce fait laisser les 60% de la recette à leurs adversaires. La moitié des 40% restant doit être versée en guise d’amende à l’URBSFA ! 

Le « Club Malinois» est qualifié sans jouer »

                               

Le tirage au sort des « Seizièmes » a formé un duel de « Division 1 » entre l’Olympic de Charleroi et le FC Malinois. Mais durant cette  de la Coupe de Belgique, l’affrontement entre les « Dogues » et le « Malinwa » a le goût amer des réclamations, des réserves émises et finalement de l'annulation. En cause, ce qui reste dans la petite Histoire du football belge et de son numéro de  matricule 246 comme « l’Affaire Leghait ».

Ce dossier administrativo-disciplinaire trouve son origine dans la rivalité qui oppose les deux clubs de Charleroi, le Sporting et l’Olympic. Au terme de la saison 1953-1954, le premier nommé a entretenu un  contact avec le joueur Jacques Leghait affilié à la R. US Binchoise. Ce club et le joueur marque leur accord pour un transfert du « Binchou » chez les « Zèbres ». Mais par la suite, au moment de conclure la transaction, le « matricule 22 » apprend que Leghait a signé chez l’ennemi juré olympien.

Vexé et furieux, le Sporting de Charleroi dépose plainte auprès du « Comité sportif » de la fédération. Celui-ci ne trouve rien à redire quant au passage du joueur, car la transaction répond aux formes voulues. Le Comité sportif accepte d’affilier l’attaquant chez les « Dogues ». Mais, et c’est là tout le nœud de cette « Affaire », le dossier est ensuite transmis à la « Commission de contrôle et de professionnalisme » pour que celle-ci enquête, car une accusation est portée : Leghait aurait reçu une belle somme d’argent pour signer à l’Olympic. Et ça c’est, à l’époque, formellement interdit par l’URBSFA.

Dans le football « noir-jaune-rouge », les transferts payants sont autorisés depuis 1935, avec la création du statut du joueur indépendant. Mais l’échange d’argent est uniquement permis entre les clubs concernés. Un joueur ne peut rien percevoir s’il fait l’objet d’un transfert. Le point de règlement incriminé dit: « il est interdit de verser des primes ou avantages aux joueurs qui obtiennent un transfert. » 

Bien que le Sporting a déposé sa réclamation en tout début de saison 54-55, ce n’est qu’au début du mois de  que les premières révélations, et donc remous, paraissent dans la presse.

Une unanimité se dégage nettement pour affirmer que cette pratique est non seulement courante mais est devenue habituelle dans les mœurs du football belge depuis longtemps. Mais réglementairement elle est toujours formellement interdite aux yeux d'une fédération qui ne veut toujours pas entendre parler de professionnalisme pur et simple. 

Le , on apprend qu’au terme d’une longue enquête, la « Commission de contrôle et de professionnalisme » catégorise Jacques Leghait comme « joueur professionnel » et le suspend un an. Pour signer à l’Olympic, le garçon a perçu 40.000 francs belges, via un intermédiaire affilié auprès du club carolo, cercle dont le Président et le Secrétaire écope de trois ans d’exclusion de toutes fonctions officielles.

Le matricule 246 et le joueur décident d’interjeter appel contre toutes les sanctions. Alors qu’aucune décision n’a encore été rendue sur le plan sportif, le « Comité d’Appel » rend son verdict le . La classement de Jacques Leghait comme joueur professionnel et sa suspension d’une année sont confirmés. La Président olympien Monsieur Gianolla reste suspendu pour trois ans tandis que la peine infligée au Secrétaire Monsieur Lambeau est réduite de moitié.

Le , l’Olympic de Charleroi adresse une demande d’évocation à la Fédération. C’est donc le «Comité Exécutif de l’URBSFA » qui statue comme le ferait une cour de cassation civile. Le , le C.E. rejette la demande d’évocation considérant qu’aucun « fait nouveau » n’est porté à sa connaissance.

Le mercredi , le « Comité sportif » rend la sentence et inflige le retrait de 5 points aux Dogues, c’est à dire ceux obtenus avec Leghait sur le terrain (une victoire et trois partages en huit matchs). Une sanction qui n'est très lourde mathématiquement mais qui pourtant renvoie virtuellement le club en « Division 2 ». Les Dogues se retrouvent avec seulement 6 unités, soit 11 de moins que le  ! Il est évident que de sérieux soucis internes et une série de mauvaises prestations antérieurement au retrait de points sont autant responsables de ce piètre classement que le fait d’avoir verser une indemnité de transfert à un joueur de séries provinciales.

Le « Club Malinois » souhaite jouer « sous réserves » 
Cette « Affaire Leghait » connaît des répercussions en coupe de Belgique, car l’attaquant a joué le match gagné par l’Olympic contre l’Union Saint-Gilloise au , le . À ce moment le dossier n’est connu que des personnes concernées et de quelques initiés. Les Unionistes n’ont pas déposé de réclamation. Mais depuis les révélations publiques, il se dit que, si les punitions se confirment, les « Dogues » pourraient être exclus de la Coupe pour avoir aligner un « professionnel ». Sentant le bon coup, le « Malinwa » annonce qu’il souhaite affronter l’Olympic « sous réserves », ce qui revient à dire qu’il introduit une réclamation à l’avance pour le cas où les punitions potentielles sont confirmées ! Cela revient à dire que le qualifié de ce duel de Coupe est virtuellement connu. Reprogrammé le , ce match est remis au  (jour du Mardi-Gras).

Il n'est finalement pas joué (voir par ailleurs) sur décision de la Commission de la Coupe de Belgique.

Quelques mois plus tard, dans sa maison française d'Antibes, le Docteur Gaston Gianolla succombe inopinément d'un problème cardiaque. L'âge d'or de l'Olympic de Charleroi est définitivement terminé.

Huitièmes de finale 
Le tirage au sort des Huitièmes de finale est finalement effectué le lundi  à 19h00 au siège de l'Union Belge. Ce jour-là seulement dix qualifiés sont déjà connus. Neuf ont conquis leur place sur le terrain, alors que le FC Malinois à profiter de la disqualification de l'Olympic (voir ci-devant). Six rencontres sont encore à jouer et une d'entre-elles (Willebroek-La Gantoise) n'a même pas encore été replanifiée.

Participants 
Le dernier clubs de Provinciale a été éliminé, mais il reste trois Promotionnaires en lice. Les cercles de « Division 1 » constituent la moitié des clubs encre engagés. Si Anvers et Liège sont les mieux représentés, le Hainaut a perdu ses deux derniers clubs.

Tirage au sort 
Fait assez rare que pour être signalé, les Huitièmes de finale de cette édition donnent lieu à trois derbies.
 Le premier est le malinois qui oppose les deux cercles de Division 1 de la Cité archiépiscopale : le « Racing » reçoit le « Club ».
 Ensuite, on a un duel liégeois entre D1 et D3 : le « Standard » et Seraing se retrouvent pour une revanche de la demi-finale de l'année précédente
 Enfin, le choc brugerois : le « Club » (Divizsion 2) accueille le « Cercle » (Division 3).

En plus du derby malinois évoqué ci-dessus, une autre rencontre met aux prises deux formations de l'élite : THOR Waterschei est opposé au Beerschot. Une match oppose deux des trois rescapés de « Promotion », ce qui assure cd  d'être représenté en Quarts de finale.

Résultats 
Les Huitièmes de finale sont joués entre le dimanche  et le lundi . Les huit qualifiés sont les clubs jouant à domicile. Gros exploit de l'ASSA Renaix contre une équipe de « D1 ».

Technique des Huitièmes de finale 
Les rencontres sont disposées dans l'ordre chronologique où elles sont jouées en termes de dates et éventuellement d'heures+.

Le « Club Malinois » mène trois fois au score mais doit laisser filer la qualification à son grand rival. Jouant à domicile, les « Rats » emballent la rencontre mais se font contrer. Après moins de neuf minutes, sur une contre-attaque, Coeymans lance Lemberechts qui file ouvrir le score. Un but validé malgré les réclamations locales quant au fait que le buteur soit en situation de hors jeu. Les « Verts et Blancs » reprennent le siège du gardien Gooyvaerts, lequel est sauvé a deux reprises par les montants de sa cage. À peine 18 minutes se sont écoulées que le « Racing de Malines » se retrouve à dix. Victime d’une sévère entorse, Cornelis quitte l’aire de jeu. Ce coup du sort n’empêche pas Jef Mannaerts de ramener la parité au marquoir en se trouvant au rebond de son propre envoi repoussé par le portier adverse.

Après le repos, le derby reste conforme à la tradition : disputé, âpre et équilibré. Les « Jaunes et Rouges » adaptent leur positionnement. Corbeel se voit confier le rôle de centre-avant. Il rend l’avantage aux siens en reprenant un ballon botté par lui-même mais que le gardien Deghislage n’a pu que repousser. Six minutes plus tard, les deux formations sont de nouveau à égalité. L’International Jan Van der Auwera transforme un coup de réparation consécutif à une faute de main de Van Houdt. Les défenses gardent le contrôle durant la dernière demi-heure et une prolongation est nécessaire.

On joue seulement depuis cent quatre-vingt secondes dans la première mi-temps supplémentaire de 15 minutes quand le « Club Malinois » repasse aux commandes pour la troisième fois. À la suite d'un coup de coin frappé par Torke Lemberechts, Weemaes bondit et place une reprise de la tête gagnante. Contraints à une nouvelle poursuite, les « Racingmen » doivent attendre la seconde période d’un quart d’heure. Comme plus tôt dans la partie, Mannaerts alerte le dernier rempart du « Club». Celui-ci ne peut garder le contrôle du cuir. Récupérant le ballon, l’attaquant égalise. Une deuxième prolongation doit être disputée, mais plus rien n’est marqué. Vers la fin de la première mi-temps de 7’30", le FC Malinois obtient son , soit le même total que son hôte. Au terme de 2h15, on doit avoir recourt « aux penalties », comme on dit à l’époque, pour connaître le qualifié.La séance des « Penalties » telle que pratiquée à l’époque : l’équipe locale tire en premier... sa série complète de cinq essais. Le gardien adverse arrête le premier essai puis les « Rats » marquent quatre fois. Ensuite, la série du « Club » débute. Elle s’arrête après seulement trois tentatives, car deux sont arrêtées par le portier local.

Les deux formations sont privées de joueurs retenus en sélection. Le Daringman Bon Van Kerkhoven est à Amsterdam avec les Diables rouges qui défient les Oranjes. Par ailleurs, les « Buffalos » Maurice Willems et Richard Orlans sont restés dans leur habituel stade Otten où la « Belgique B » reçoit son homologue batave.

La rencontre de Coupe est rapidement orientée avec un but des Bruxellois. Après une mésentente dans l’arrière garde visiteuse, Van Keyenbergh frappe entre le défenseur Storme et le demi-centre De Coster. Le portier Seghers ne sait rien faire. Deux minutes plus tard, Vandenbergh gaspille une belle possibilité d’égaliser en tirant trop haut. Rapidement le match s’enlise dans ce qui ressemble très fort à de la médiocrité. On est en droit d'attendre mieux pour un duel « D1-D2 ». Des deux côtés, le secteur défensif dompte aisément des attaquants adverses peu inspirés. Juste après la demi-heure de jeu, les locaux galvaudent deux possibilités. L’auteur du but d’ouverture, seul élément offensif à jouer à son niveau, réussit une belle percée mais il ne trouve personne pour lui céder le cuir. Par après, un jeu de têtes entre Braekman et Van Hoyweghen voit ce dernier envoyer le cuir au-dessus de la transversale.

Après la mi-temps, les Gantois réorganisent leur disposition, avec notamment Vandenbergh au poste d’avant-centre et Delmulle sur l’aile droite. Cela n'apporte pas un changement radical. Cependant, les visiteurs croient égaliser mais ce but (de Van Herpe) est refusé en raison d’une faute préalable sur le gardien Speeckaert. Au fil du temps qui s’égrène, les « Bleus et Blancs » doivent prendre des risques. Ainsi, l’arrière Storme devient attaquant. Dans ce contexte, une double occasion nette échoit aux joueurs de « Division 2 ». À la suite d'un solide envoi de Van Hoyweghen, le gardien Seghers doit se détendre pour détourner le ballon en corner. Sur cette phase arrêtée, Schoonjans supplée son portier à même la ligne de but. La Gantoise n’affiche pas de la résignation mais elle ne trouve aucune solution à l’intransigeance de Gaston Van Lancker et de Jean Van Roy, les deux arrières locaux, auteurs d'un sans-faute.

Outre la qualification, double satisfaction pour le Daring CB en ce dimanche après-midi. En effet, le Leader de la « Division 2 », apprend qu'un de ces rivaux, le FC Brugeois a perdu (2-1) une rencontre d'alignement de « l'autre côté de Bruxelles », au White Star plus précisément.

Le derby des « Sidérurgistes » débute tambour battant. Bien que privé de plusieurs éléments, le Standard joue sans calculer. Les Sérésiens lui offrent une belle réplique en première période qui rend le match très agréable à suivre. Devant jouer sans quatre de leurs Internationaux, les « Rouches » font honneur à leur rang de tenants du trophée. Houf, Givard et Popeye Piters sont titulaires avec les Diables « A » qui jouent à Amsterdam ; tandis que Mathonet est à Gand avec la « Belgique B » contre les « Pays-Bas B».

Dans la , les visiteurs combinent une offensive parfaite. Les cinq attaquants touchent le cuir, en terminant par Knufs qui cède à Bastin. Celui-ci loge le ballon dans le coin, hors de portée du gardien Nicolay. Les locaux réagissent promptement mais la défense devant le portier Boulet est bien en place. Après une longue période à subir le jeu, les visiteurs se mettent à mieux combiner offensivement et... subissent un sévère retour de manivelle. Après 38 minutes, Paeschen s’élance dans un raid solitaire et s’en va rétablir la parité. Dans la minute suivante, les locaux sont floués d’un coup de réparation consécutif à une faute d’Ernotte sur Jadot. Mais avant la fin des soixante secondes, les « Rouges et Blancs » prennent l’avance. Un superbe envoi de Backalaczyk ne laisse aucune chance à Boulet.

Le Standard garde le contrôle de la partie durant toute la seconde période. Vers l’heure de jeu, les visiteurs qui sont plus à la peine tentent bien d’équilibrer les échanges, mais la défense locale ne frissonne même pas. En toute fin de partie, Bosselaire fixe les chiffres définitifs.

Rencontre ouverte et partagée entre deux pensionnaires de « Division 1 ». Néo-promu et assuré de se maintenir, THOR Waterschei trône à une jolie  en championnat, soit deux crans plus haut que son visiteur du jour. Les deux équipes jouent de façon libérée. Les Limbourgeois s’échappent avec deux buts d'avance mais, emmenés par Coppens en forme, les « Mauves et Blancs » anversois rétablissent la parité avant le repos. La seconde mi-temps est également tout aussi disputée et reste indécise jusqu’à son terme. Chaque formation attaque à son tour et les deux défenses sont mises à contribution. La différence se fait sur quelques détails. Les « Jaunes et Noirs » trouvent une  l’ouverture à 24 minutes de la fin et conservent ce petit viatique jusqu’au coup de sifflet final.

Nouvelle exploit lASSA qui, après celui du Racing CB au tour précédent, s’offre le scalp d’une autre formation de l’élite nationale. Comme les « Racingmen bruxellois », les « Métallos de Tilleur » sont empêtrés dans la lutte pour le maintien. La Coupe de Belgique n’est donc pas leur plus grande priorité et plusieurs titulaires habituels sont laissés au repos. Les Flandriens entament la partie pied au plancher et dominent les échanges pendant un bonne vingtaine de minutes. À ce moment, les visiteurs donnent l’impression d’entrer dans la partie et dessinent quelques offensives. Mais cela ne dure pas et les locaux reprennent le contrôle des opérations. 

Le score est resté vierge à la pause. Au terme de celle-ci, les « Rouges et Blancs » poursuivent leur domination contre des Tilleuriens littéralement invisibles. On joue depuis 51 minutes quand survient le tournant décisif. À la suite d'une faute de Versali, l’équipe locale bénéficie d’un coup de réparation que transforme Onyn. Les Liégeois s’ébrouent enfin et font mine d’être en mesure d’inverser la tendance, notamment quand Renaix doit jouer un moment à dix à la suite de la blessure de son intérieur gauche Morren. Mais le sursaut des « Bleus et Blancs » n’est qu’une feu de paille. Quand l’Inter gauche local reprend son poste, la main mise renaisienne sur le match redevient une évidence. Avec deux nouvelles réalisations, Renais s’impose méritoirement. L’écart final n’a rien d’excessif si l’on prend note que l’arbitre a annulé deux autres buts des locaux.

Mol remporte méritoirement l’étonnant duel entre Promotionnaires et s’offre un non mois étonnant Quart de finale ! Dès le coup d’envoi, l’équipe locale fait le siège de la cage visiteuse et s’en retrouve récompensée par un avantage de deux buts. Mais, en ce Lundi de Pâques, quant on atteint la demi-heure de jeu, la fatigue commence déjà à peser dans les jambes des Campinois. Il n'y a rien d'étonnant, car ceux-ci ont joué la veille une rencontre d’alignement en championnat (victoire 6-0 contre Diest) !  Situation impensable près de septante ans plus tard, et on parle bien de purs amateurs jouant au . Alors que l’équipe locale perd Broeckx, son ailier gauche blessé, les Flandriens réduisent l’écart à l’approche du repos.

Au retour sur la pelouse, on pense qu’en infériorité les leaders de la « Promotion, série A » vont devoir s’incliner contre les troisièmes de la « série C », surtout quand ceux-ci égalisent à une grosse vingtaine de minutes du terme. On ne donne pas cher des Anversois dans le cas d’une prolongation au bout de leur deuxième rencontre en 24 heures. Mais six minutes avant le coup de sifflet final, les « Jaunes et Rouges » produisent l’effort suffisant pour atteindre le « Top huit » de l’épreuve.

Rencontre très disputée durant laquelle l’écart d’une division n’est pas ce qui est le plus visible. On ne peut qu’applaudir la prestation des joueurs de « Division 2 » car ils évoluent à dix pendant près d’une heure ! Le score est encore de vierge quand le « Lainier » Quings se blesse. Victime d’une sévère entorse, l’ailier doit être porté hors du terrain sur lequel il ne revient pas. Les locaux ouvrent le score vers la demi-heure et double leur avantage après une approximation de Pannaye. L’ancien Tilleurien chaloupe un dégagement que récupère aisément Bob Maertens avant de marquer. Le même joueur est impliqué, à son corps défendant, dans l’action suivante. Le visiteur Lambert tire au but et, placé dans la trajectoire, Maertens dévie le ballon avec le corps hors de portée de son gardien ! La seconde période reprend et reste tout aussi partagée. Les « Béliers » égalisent méritoirement à l’heure de jeu. Le « Great Old » comprend qu’il doit hausser son niveau de jeu s'il veut venir à bout de son coriace adversaire du jour. C'est ainsi que les « Blancs et Rouges » s’appliquent encore davantage durant le dernier quart d’heure. Deux buts en l’espace de trois minutes mettent fin à toute incertitude. Stan De Backker reprend victorieusement un coup de coin, puis Verbruggen est à la réception d’un centre de Louis Van Linden.

Cette rencontre est disputée au lendemain d’une journée de championnat ! Le dimanche on voit le « Club » battre Boom (3-0), en « Division 2 ». Pendant ce temps, le « Cercle » gagne au Vigor Hamme (1-2), en « Division série B ». Alors qu’il reste deux journées aux « Bleus et Noirs » pour une seule aux « Verts et Noirs », les deux principaux clubs de Venise du Nord ne sont mathématiquement plus dans la course pour une montée. Si les visiteurs de cette rencontre de Coupe ont aligné plusieurs réservistes à Hamme, les locaux proposent pratiquement la même composition que contre les Briquetiers. Seul Sylvain Annys est préféré à Hubert Herssens.

Qualitativement parlant, on n’assiste pas à un grand match mais plutôt à une heure trente de viriles amabilités. Un « derby» pur jus tout en rivalité et en engagement. Plus le temps passe, avec la fatigue s’accumulant, plus les actions deviennent heurtées. La première période est légèrement dominée par l’équipe locale qui ne parvient pas à déjouer l’excellente prestation du gardien visiteur. Après le repos, l’arbitre ne parvient pas à calmer les ardeurs et on a droit à plusieurs incidents. Peu après l’heure de jeu, Nauwelaerts met à profit un bon service d’Annys pour ouvrir le score. Réagissant promptement, le Cercle égalise endéans les cent vingt secondes ! Le portier des « Bleus » met le pied sur un tir de Barvoets mais ne peut écarter l’envoi puissant. La logique de la hiérarchie, en termes de divisions, est finalement respectée quand Verstraete marque pratiquement à bout portant, à l’entrée du dernier quart d’heure.

Quarts de finale 
Le tirage au sort des Quarts de finale est effectué le lundi  à 18h30 dans les locaux de la fédération à Bruxelles. Ce jour-là sept qualifiés sont connus, alors que le derby brugeois n'a pas encore été disputé. Après le tirage, la « Commission de la Coupe de Belgique » précise que les quarts doivent être joué au plus tard le jeudi  - la dernière journée des championnats est prévue le dimanche , sauf pour la « Promotion série D » qui se finit une semaine plus tard -et ce sur terrain neutre (sauf accord explicite entre les clubs concernés). Les demi-finale sont planifiée pour le week-end de la Pentecôte, à savoir le dimanche . La finale est prévue le dimanche . Il est bon d"e se rappeler que le règlement de l'URBSFA oblige à ce que les classements soit alignés (plus de matchs de retard) avant les cinq dernières journées. Ce point est la principale cause des décalages connus dans le calendrier de la Coupe de Belgique 54-55, car la rudesse de l'hiver a entraîné un très grand nombre de remises à replanifier. À cette époque, sauf exceptions, les matchs ne sont joués que les dimanches et les jours fériés ou de congés locaux.

Participants 
Les provinces encore engagées lors des Huitièmes de finale conservent au moins un représentant. Les Anversois domine ce thème statistique.

 Résultats 

 Techniques des Quarts de finale 

Les faveurs de observateurs en matière de pronostics vont à l’équipe bruxelloise. Celle-ci est au comble de la satisfaction et de la confiance car certaine de remonter en « Division 1» la saison suivante. Le titre en lui-même n’est pas encore acquis mais avec trois points de mieux, à deux matchs de la fin, par rapport aux Limbourgeois de Beeringen, il est en bonne voie. Le « Great Old» a son côté passé une saison fort moyenne, dans le ventre mou de l’élite nationale. Son groupe est catalogué de « lent » et de « manquant d’efficacité ».

Les deux clubs se sont mis d’accord pour jouer au stade Bossaert du Daring. Cette partie est la première des trois oppositions en Coupe de Belgique entre les matricules « 1 » et « 2 » du football belge. Les deux autres ont lieu lors de l’édition suivante, puis à l'occasion de l'édition 71-72.

On assiste à un beau quart de finale, agréable à suivre,  pendant lequel les deux équipes s’ouvrent diverses possibilités. Les pensionnaires de « Division 1 » se montrent les plus réguliers sur l’amble des cent vingt minutes prestées, tandis que leurs hôtes alternent moments de franche domination et périodes de repli exagéré. La première occasion nette survient après 13 minutes. Elle est anversoise. Le gardien local Speeckaert loupe sa sortie sur un centre adverse. Héritant du ballon, Geuns ne cadre pas sa reprise alors que « le goal est vide ». Quelques minutes plus tard, un essai bourré d’effet de Léon Leo Wouters passe de peu à côté de l’objectif. Dans la , Seys manque son intervention. Cela permet à Maurits Geuns de se présenter en face-à-face avec le portier des « Rouges et Noirs ». L’avant du « Great Old » laisse encore une fois passer sa chance avec un essai bien trop enlevé. À la demi-heure, Wouters isole joliment Verbruggen mais celui-ci chaloupe son contrôle de balle et laisse filer une autre grosse possibilité d’ouvrir le score. Dans la minute qui suit, le gardien visiteur réalise une parade spectaculaire pour détourner un tir très appuyé par Étienne Longfils. Cette phase est la première d’une série d’offensives locales. Cependant le marquoir reste figé jusqu’à la pause, notamment par le fait d’un excellent dernier rempart anversois, Vic Van Offerwert. Ce portier se montre impérial sur une reprise de la tête de Moyson à la suite d'un centre Van Keyenbergh.

Au retour des vestiaires, les « Daringmen » conservent la maîtrise qu’ils ont affiché au terme des 45 premières minutes. Moyson centre pour Brackman dont la volée frôle le cadre. Ensuite, les spectateurs ont droit à une période d’attaques/défenses. C’est à dire que le danger passe rapidement d’un rectangle à l’autre. Une jolie combinaison des visiteurs parvient à Léon Wouters qui alerte un Speeckaert attentif. Son homologue Van Offerwert dévie en coup de coin un essai de près de Van Hoeyweghen. Cent vingt secondes plus tard, le dernier homme des « Blancs et Rouges » ne peut rien sur une frappe au sol de Brackman (1-0). Mené, l’Antwerp adapte la disposition de ses éléments à un quart d'heure de la fin. Jusqu’alors plus en retrait au « demi-centre », Vic Mees intervertit sa position avec «l’inter droit» Jos Van Ginderen. Cette modification renforce sérieusement le secteur offensif visiteur. La plus vive réaction du « matricule 1 » part du pied de Maertens dont le tir est renvoyé par la transversale. Ensuite, Verbruggen oblige le gardien a intervenir mais sans pouvoir capter le cuir. Le rebond exploité par le même attaquant n’est pas cadré. Les minutes filent et le « matricule 2 » se rapproche d’une nouvelle demi-finale de Coupe de Belgique. Côté Molenbeekois, on se met à y croire d’autant plus qu’à la , un bel envoi de Leo Wouters est renvoyé par un des poteaux. Trois minutes plus tard, une phase de coup franc devient confuse avec une suite de ballons entrants et sortants de la défense locale. À la suite d'un centre de Geuns, Mees émerge de la tête et arrache la parité. Coup dur pour les moral des Bruxellois, mais cette égalisation n’a rien de scandaleuse sur l’ensemble de la rencontre.

Aucune des deux équipes ne ferme le jeu durant la prolongation. L. Wouters manque de peu l’objectif puis le Daring montre de nouveau les dents. Le gardien Van Offerwert est mis à contribution et s’en sort à son avantage. D’abord en se détendant brillamment sur une frappe de Longfils puis, après le changement de côté entre les deux quarts d’heure, en se lançant dans un paquet de joueurs lors d’une phase étriquée. Sept minutes avant la fin de la prolongation, après un déboulé de ses équipiers sur le flanc droit, Mees réalise le doublé qui envoie son équipe en demi-finale.

Troisième de la « Division 1 », le Standard, tenant du trophée, se fait éliminer par les Limbourgeois classés trois places plus bas en championnat. Durant celui-ci chaque formation s’est imposée à domicile. Les « Rouches » 5-2, les « Jaunes et Noirs » 2-1. Ce quart de finale est disputé en terres liégeoise, mais au Vélodrome de Rocourt, soit le fief du grand rival local, le R. FC Liégeois.

Le Standard ouvre le score sur sa première possession. D’une amortie, Denis Houf place le ballon dans la foulée de Paeschen qui cadre joliment. On ne saura jamais si les Liégeois sont « trop » mis en confiance par cette réussite rapide et que le reste de leur prestation en souffre. Mais selon le spectacle attendu, les « Rouches », qui ont retrouvé tous leurs Internationaux par rapport au tour précédent, déçoivent fortement leurs supporters... et les observateurs neutres. Dans la , discrets jusqu'alors, les visiteurs ont un petit brin de réussite pour égaliser. D'un retourné acrobatique, Placido Massignani envoie le ballon en chandelle. Sans commettre de faute selon l’arbitre, Thieu Bollen gêne le gardien Nicolay qui ne peut boxer le cuir comme il le souhaite. Cela permet à Drickx de récupérer la balle et de la placer dans le but. Après ce but, les Standardmen reprennent l’initiative du match mais de manière bien trop timide et décousue pour prétendre mener au score, même si un des leurs essais heurte la transversale.

En début de seconde période, Marnette tente de réveiller ses équipiers liégeois mais l’effet est de courte durée. Une forte averse de grêlons s’abat sur la pelouse et semble refroidir un Standard de plus en plus transparent. À l’opposé, les « Thorians » se font de plus en plus actifs. Et c'est assez logiquement qu'ils prennent l’avance peu après l'heure de jeu. Après une faute de Thellin sur lui, à 25 mètres du but liégeois, Giovanni Massignani délivre le coup franc en direction de Mathieu Meyers. La reprise de celui-ci ne laisse aucune chance au gardien (1-2). Les « vainqueurs 1954 » ne sont jamais en mesure de contester l’avantage des « Jaunes et Noirs » qui se rassurent définitivement à deux minutes de la fin, à la suite d'une combinaison entre les frères Massignani.

Dans l’antre des « Buffalos », on n’a pas été loin d’assister au  de l’ASSA Renaisienne. Tombeurs du Racing de Bruxelles et de Tilleur, les « Rouges et Blancs » ont fait souffrir les finalistes de l’édition 53-54.

En ce Jeudi de l’Ascension, il fait bon de ne pas être en retard pour prendre place dans les travées du stade de Gentbrugge. Avant la , deux buts ont déjà été marqués ! Pratiquement sur sa première touche de balle, le « Racing de Malines » marque par Jef Mannaerts. Faut-il préciser que pour nombre d’observateurs, c’est le premier d’un longue série aux dépens des Flandriens. Ceux qui pensent cela se trompent sur toute la ligne. Cent vingt secondes après l’ouverture du score, Morren s’infiltre dans la défense en direction de Deghislage. Le défenseur des Verts et Blancs, Hofmans y va d’un fauchage brutal dont il est un spécialiste. Commis dans le grand rectangle, le geste est logiquement sanctionné d’un coup de réparation. Des onze mètres, Onyn remet les équipes à égalité. À la suite de cette entame tonitruante, on assiste à une alternance d’offensives et de contre-attaque. Les premières sont malinoises, les secondes renaisiennes. En vue de la demi-heure de jeu, les joueurs de « Division 1 » concrétisent leur domination territoriale par un but inscrit par Claes (2-1). Curieusement ce deuxième but marque la fin de la mainmise du « Racing de Malines » sur la partie.

Jusqu’au terme des 90 minutes, c’est l’AS Renaix qui fait le jeu et qui multiplie les assauts sur le but adverse. Les Anversois ne montrent strictement plus rien. Les « Rats » de la Cité archiépiscopale s’arc-boutent devant leurs filets et se contentent de défendre « à la grande volée ». Déçue d'une pareille attitude, la presse du lendemain fustige aussi la paire malinoise d’arrières, formée de Diddens et d’Hofmans, qui justifie leur piètre réputation de défenseurs violents et brutaux. Le « matricule 24 » atteint les demi-finales pour la deuxième année de suite, mais cette fois sans réel panache.

Nouvelle colossale surprise à l’occasion du dernier quart de finale avec la qualification des Promotionnaires de Mol Sport. Assuré du titre depuis plusieurs semaines et d’une remontée en « Division 2 », le cercle campinois joue de manière libérée. De leur côté, les Flandriens ont lutté jusqu’au bout pour décrocher leur billet pour la « Division 1 » mais ont du laisser la deuxième place montante à Beeringen FC.

Les Jaunes et Rouges confirment le surnom que lui a donné la presse de l’époque. Celui de « away team » – ou équipe de déplacements – car, cette saison, ils sont invaincus loin de leur « Groene weg ». À Molenbeek, ceux qui sont les « petits» de l’affiche jouent avec un cœur énorme sans jamais songer à s’économiser. Ils sont tout simplement les meilleurs en première mi-temps et atteignent le repos avec un avantage mérité d’un but. Celui-ci est issu d’une belle combinaison à trois. Lancé sur l’aile droite par René Boons, Jean Huysmans redresse la tête et voit Broeckx qui se démarque légèrement en retrait. Un centre précis au sol trouve ce dernier qui tente un extérieur du pied gauche. Le portier Carels tend la jambe, touche le ballon du pied mais sans pouvoir empêcher ce cuir fuyant d’entrer dans les filets (0-1). 

Les « Bleus et Noirs » dominent amplement la seconde période mais ses attaquants se montrent fébriles et imprécis. Les Anversois se ménagent peu de contres dangereux et subissent, même si la première action après la pause est pour eux. On a repris depuis quatre minutes quand les Brugeois s’en tirent bien quand l’arbitre ignore un penalty commis par gardien Carels qui a littéralement ceinturé Jean Huysmans ! Deux minutes plus tard, la barre transversale de Boons vibre vigoureusement à la suite d'une terrible frappe de Verstraete. Juste avant l’heure de jeu, le dernier rempart campinois se détend superbement sur un tir bien croisé par le même Verstraete. Le même duo se retrouve à la , avec toujours le dernier mot pour le gardien. Entre-temps, le cadre (poteau) de Mol a encore tremblé, cette fois suite un beau beau shot de Gaby Savat. À l’entrée du denier quart d’heure, Verstraete manque « un but tout fait »... à deux reprises en l’espace de 60 secondes ! C’est ensuite Savat qui, à bout portant, envoie son essai dans les bras de Boon. Même destination, à cinq minutes de la fin, pour une jolie reprise de la tête de Renders. Sur le contre qui suit, René Boons est proche de clore tout suspense mais Carels conserve l’intérêt des dernières minutes. L’égalisation que les « Gazelles » méritent ne vient pas. Chaque équipe a eu sa mi-temps et se qualifie l’équipe qui a su transformer sa période de domination par un but.

 Demi-finales 
Le tirage au sort du « dernier carré » de cette édition se déroule le samedi , au siège de la fédération, à Bruxelles. Messieurs Georges Hermesse et José Crahay, respectivement « Président » et « Secrétaire Général » de l'URBSFA sont présents et confirment l'intérêt du Comité Exécutif pour l'épreuve qui sera encore organisée la saison suivante
Participants 
Demi-finales à 100% flamandes avec ample participation anversoise.

Au moment du tirage au sort, une question est sur toutes les lèvres : que va faire l'Antwerp FC. Fêtant son , le « matricule 1 » a prévu plusieurs festivités dont la venue du club espagnol de l'Athletic Club Bilbao et des Brésiliens de Fluminense. On prête au Great Old l'intention de joueur sa demi-finale le , voir d'y aligner des « réservistes » !

 Résultats 

 Demi-finales – Techniques des matchs 

Le fief de l’Union St-Gilloise héberge la demi-finale qui concerne deux équipes de l’élite nationale. Étiquetée favorite par les médias sportifs, car elle a éliminé le tenant du trophée, la formation limbourgeoise fait honneur à cet honneur. Plus vive dans ses actions, affichant une belle endurance et jouant avec beaucoup de cohésion et de solidarité entre ses lignes, l’équipe jaune et noire bouscule continuellement la finaliste de l’édition précédente. Moins équilibrés entre les trois secteurs de jeu, manquant de couverture défensive et de percussion offensive, les « Rats » sont réduits à courir derrière le ballon et le score. C’est essentiellement grâce à ses « halves », ses médians, que le Racing n’a pas complètement sombré et a longtemps maintenu l’illusion.

Notons aussi que le portier de Waterschei preste près d’une heure blessé mais réalise une très jolie prestation. L’ouverture du score survient au terme du premier quart d’heure. Placido Massignani lance Mathieu Bollen qui adresse un centre aérien. Le cuir surmonte le défenseur Diddens avant d’être repris en puissance par Dullers dans le petit rectangle (0-1). Dans la , la défense des « Mineurs » se fait surprendre mais Put peu inspiré manque l’opportunité d’égaliser. C’est ensuite l’auteur du but initial qui manque une « occasion facile ». Idéalement servi, par son ailier droit P. Massignani, Dullers shoote directement sur le gardien Deghislage alors que de bons angles vers les filets sont ouverts. C’est peu après que Bosmans se blesse lors d’une sortie dans les pieds Reyniers. Le gardien boîte mais reste courageusement à son poste. Le repos approche quand l’écart se creuse sommes toutes logiquement. Un excellent changement d’ail de Théo Meyers parvient à Giovanni Massignani qui déboule sur,le flanc gauche et allume la cage d’une frappe croisée (0-2).

Avec une différence de deux buts, peu croient encore aux chances des Malinois lors de la rentrée aux vestiaires. Quand les équipes reviennent sur la pelouse, la confirmation est vite faite que le finaliste est connu. Il faut attendre une petite de minutes avant le terme pour vivre une situation de but digne de ce nom et elle est limbourgeoise. Mathieu Meyers efface Hofmans pour s’ouvrir le chemin du but et tire. Une excellente parade du bout des doigts de Deghislage  maintient le score inchangé. Le défenseur Hofmans se met une nouvelle tristement en évidence en commettant une intervention inutilement brutale sur l’aîné des frères Massignani. Placide doit quitter le terrain pour se faire soigner durant plusieurs minutes. 

En fin de partie, la première occasion des « Rats», un tir de Mayinckx, échoue sur la transversale. Peu après, Giovanni Massignani double Diffens et frappe en force. Deghislage s’interpose mais sans pouvoir garder le ballon. Le cadet des « fratelli Massignani » a suivi son envoie et place dans le but (0-3). Trois minutes avant la fin, Van der Auwera sert Mannaerts qui sauve l’honneur du « matricule 24 ». 

Le choix de Turnhout comme terrain neutre est une démarche intelligente. La localité campinoise proche de la frontière néerlandaise est distante d’une petite cinquantaine de kilomètres du Bosuil de l’Antwerp et la moitié moins de la « Groene weg» où se trouve le terrain de Mol Sport. L’assistance est appréciable dans les travées du Villapark.

Comme attendu, le « Great Old » domine largement cette demi-finale mais les champions de la  Promotion série A ne sont jamais ridicules. Les joueurs du  compense leurs lacunes et évventuels retards techniques par un engagement de tous les instants et surtout une vitesse d’exécution épatante à ce moment très tardif de la saison. « L’envie »est clairement le moteur des « Jaunes et Rouges » qui offrent une nouvelle fois une magnifique prestation à leurs sympathisants.

Dans la première partie de la rencontre, le « matricule 1 » n’est pas en réussite. Deux buts sont refusés à Verbruggen, le premier pour hors-jeu et le second pour une faute préalable. Entre ces deux faits, Jos Deckers frappe sur la transversale. Mol Sport tient d’autant mieux la distance que son gardien Boons est en grande forme. Plusieurs interventions de ce portier sont applaudis par l’entièreté du public. Six minutes avant le repos, Deckers touche une nouvelle fois la barre. Mais cette fois, l’attaquant récupère le ballon et, malgré un angle difficile, ouvre le score (0-1).

Dès la reprise, le « Great Old » prend possession de la partie de terrain des Promotionnaires et domine. Verbruggen dont ce n’est décidément pas le jour envoie un tir dur le poteau ! Peu après, les « Jaunes et Rouges » réalisent une contre-attaque ultra-rapide. Broeckx lance l’excellent Hens qui se joue deux deux adversaires et ne laisse aucune possibilité de réaction au gardien Vic Van Offenwert (1-1). Nouvelle sensation dans cette   ! Mis en confiance par cette égalisation, Mol Sport s’enhardit et ses possessions sont plus dangereuses. Il reste une bonne vingtaine de minutes quand survient un tournant décisif. Un nouveau contre rondement mené voit les joueurs de « D4 » tout proches de prendre l’avance, mais le défenseur Lambert supplée son gardien en bloquant le ballon de la main. Le coup de réparation indiscutable est botté en force par Hens. Le tir est puissant mais trop centré, Van Offenwert repousse et dégage en coup de coin. Ce penalty manqué agit négativement sur le moral des Promotionnaires mais comme un coup de semonce sur celui des éléments de « Division 1 ». L’Antwerp resserre ses rangs et soigne davantage ses actions. La décision se fait en cent vingt secondes, au début du dernier quart d’heure. Bien servi par De Beckker, Verbruggen voit ses nombreux efforts enfin récompensés (1-2) puis Leo Wouters sème le trouble dans la défense adverse avant de glisser à De Backker qui fait « 1-3 ».

Mol Sport ne renonce pas mais il est évident que ses garçons n’ont plus les moyens d’infléchir la tendance. Le « matricule 852 » a été autant la révélation qu’un des sensation de cette coupe de Belgique qu’il quitte la tête haute. Une semaine plus tard, le club manque de l’énergie nécessaire et s’incline (5-1) au Waaslandia Burcht lors du premier tour de l’honorifique tour final entre les champions de série de « Promotion ». Pour sa part, le « matricule 1 » s’offre une belle finale pour ses 75 ans. 

 Finale 
Initialement cette finale est programmée le . Mais ayant planifié, « avant le choix de cette date par la fédération » pour ce même jour, des festivités relatives à son , le Royal Antwerp'' sollicite un report d'une semaine. Fidèle à ses (mauvaises) habitudes de sévérité et de conservatisme le Comité sportif de l'URBSFA refuse initialement la requête anversoise en date du  pour finalement accepter le lendemain, après réception d'un accord formel du club de Waterschei. Le club « Jaune et Noir » a préféré cette solution et non avancer la finalee au samedi 11, car la majorité de ses supporters sont ouvriers et donc pas en congé le samedi. Pour patienter, le club limbourgeois conclut pour la date libérée, un match amical en Ardenne, à La Roche plus exactement, contre une « Sélection wallonne » composée de liégeois (FC Liégeois, Standard, Tilleur) et Ardennais (Bastogne). Il est bon de noter que la date finalement retenue du  a du faire l'objet d'une dérogation tout ce qu'il y a de plus officielle accordée par la fédération, car le règlement de celle-ci stipule clairement qu'il n'est plus permis de jouer après le  !

Cette finale 54-55 connaît deux visages. Une première mi-temps assez partagée puis la seconde amplement dominée par l’Antwerp. Les chroniques de presse évoquant la rencontre font de Waterschei le favori pour le gain du trophée. Si durant le championnat chaque formation a gagné à domicile (5-2 au Bosuil anversois et 3-2 dans le Limbourg), les observateurs s’appuient sur le fait que les « Jaunes et Noirs » affichent une vrai mentalité d’équipe de coupe, qui a éliminé les deux finalistes de l’édition précédente. Ces analyses oublient que si elle est considérée comme une équipe « lente », la formation anversoise est dotée de redoutables techniciens et manieurs de ballons...

Le premier quart d’heure semble donner raison aux observateurs avec les premières offensives les plus abouties en faveur de Waterschei. Après une frappe de Deckers sur le poteau, on assiste à deux descentes limbourgeoises toutes proches de se terminer en but. Dans la , il faut un retour in extremis d’Eddy Wauters devant Bollen puis, deux minutes plus tard, une reprise fulgurante de Mathieu Meyers frappe le bas de la barre transversale et revient dans le jeu. La suites des échanges est partagée. L’engagement sans brutalité et la volonté manifeste des « Jaunes et Noirs » répondent aux combinaisons plus recherchées et à la technicité des Anversois.

On joue depuis 21 minutes quand le « Great Old » s’ouvre deux grosses possibilités en moins de cent vingt secondes et... se retrouve floué d’un coup de réparation. Une tentative de loin par Verbruggen heurte la latte. Peu après, Deckers s’engage en dribbles dans la défense et contraint le gardien Bosmans à sortir et à intervenir du pied. Cependant, le danger n’est pas totalement éloigné et Stan De Backker se retrouve en position d’ouvrir le score, quand Ghisbert Meyers revient l’en empêcher en détournant le ballon de la main. Ni Monsieur Franken ni ses « linemen » n’ont vu cette faute manifeste et les « Mineurs » échappent au penalty !

L’équilibre reste de mise durant le troisième quart d’heure. Bien que tout proche de l’objectif, René Dullers frappe à côté de celui-ci. Le gardien Van Offenwert préserve son domaine en mettant en coup de coin un tir croisé par Giovanni Jan Massignani. Dans l'autre sens, un effort de Van Linden lui permet d’effacer Goevaerts et contraint Bosmans a quitter sa cage. L’ailier anversois cadre son centre-tir, mais G. Meyers s’est bien replié et peut dégager en corner. Ensuite, on atteint le repos, après une nouvelle jolie action de part et d’autre. Le dernier rempart du «matricule 1 » se détend sur un envoi de Mathieu Meyers tandis que son homologue Bosmans sort intelligemment pour éloigner la menace que représente Deckers.

La parité est logique quand l’arbitre siffle la pause, seul le caractère vierge du score est fortuit car chaque équipe a touché le cadre. Quand les joueurs reviennent sur la pelouse, peu s’attendent à la démonstration que leur réserve l’Antwerp.

Si la première phase notable est pour les « Thorians » avec un centre de Dullers vers M. Meyers qui demande une intervention, un brin chanceuse, de Van Offenwert, le reste est quasiment à sens unique en termes de qualité et d'efficacité. Reconnaissons les mérites des Limbourgeois qui en dépit de l’évolution de la partie ne vont jamais abdiquer et jouer « jusqu’au bout». Ils commettent cependant l'erreur de chercher leur salut en « jouant le hors jeu » bien exagérément, pratique qui ne leur réussit pas du tout.

En 1955, la notion de « Homme du match » n’est pas très répandue et n’est en tous cas pas systématique dans les résumés de match. Pour cette , il est évident que ce titre peut revenir de plein droit à Léo Wouters. L’attaquant de l’Antwerp est excellent dans toutes ses actions et, selon les commentaires d’époque, si toute la ligne offensive des « Blancs et Rouges » avait joué au diapason, le score final aurait été bien plus catastrophique pour les finalistes malheureux. On joue la  quand Van Linden adresse un bon centre que Leo Wouters reprend d’une imparable volée (0-1). Soudainement « dans les cordes », Waterschei ne peut offrir de réaction concrète. Les Anversois maintiennent leur pression sur les filets gardés par Bosman. August Wellens est mis plusieurs fois en difficultés par les percées de Deckers et de De Backker. Sur l’une d’elles, le portier pare à la menace, mais à , Leo Wouters s’empare du cuir puis, après avoir dribbler le gardien s’offre un doublé  (0-2).

C’est le  en 7 finales, après ceux de Georges Hebdin (1913), Achille Meyskens (1914)  ainsi que Marius Mondelé et Jozef Lemmens (1935).

À une vingtaine de minutes de la fin, M. Meyers tente de réveiller ses couleurs. Un de ses essais passe de peu au-dessus du but anversois et peu après c’est à côté que tire l'avant limbourgeois. Après de nouvelles occasions nettes pour le « Great Old », Giovanni Massignani est proche de réduire le score et, qui sait, de faire rebondir cette finale. Mais Vic Van Offenwert réalise une parade qualifiée de « miraculeuse » par les journaux du lendemain. Au lieu de passer à « 1-2 », le marquoir passe à « 0-3 » cent vingt secondes plus tard. Le gardien du « matricule 1 » bloque une envoi de Gumula at amorce directement un contre. L. Wouters délivre un centre précis que De Backker reprend du front (0-3). Les dernières actions sont pour le cercle de la métropole. Une combinaison entre De Backker et Verbruggen aboutit à Wouters qui signe son troisième (deuxième ?) but de l’après-midi .

NOTE : Ce résumé et le noms des buteurs sont issus de l’article paru dans le journal « Le Soir », le lendemain de la finale. Le site Internet www.rafcmuseum.be, dédié aux archives du Royal Antwerp FC ne renseigne qu’une seule réalisation de Leo Wouters et accorde deux buts à Louis Verbruggen. Attention que ce site, qui renseigne une source de 1975, ne parle pas du bon  Wouters mais de son devancier « Louis » qui ne joue plus au moment de cette finale !
MAIS : Le lendemain de la rencontre, un autre quotidien attribue le deuxième but à... Verbruggen, mais accorde bien un doublé à Léon Wouters                                                                                                                                 

 Statistiques 
 Générales 
 Nombre de finales jouées : 7 - (27 buts marqués)
 Nombre de finales avec prolongation : 1 (1 but marqué)
 Nombre de finales avec tirs au but : 0
 Joueurs expulsés lors en finale : 3'''
 Clubs participant aux finales :
 Clubs de la plus haute division : 13
 Clubs de deuxième division : 0
 Clubs de troisième division : 1

Par provinces

Clubs avec plus d'une victoire 
Union St-Gilloise: 2

Annexes

Notes

Références

Sources et liens externes 
  Résultats complets sur BSDB

1955
Belgique
Coupe
Coupe